Противостояние в Оде́ссе между противниками и сторонниками Евромайдана — эпизод общего политического кризиса на Украине 2013—2014 годов. Противостояние кульминировало в насильственные столкновения, произошедшие 2 мая 2014 года. В отличие от протестов на Майдане, где столкновения в основном происходили между протестующими и милицией или «титушками», столкновения в Одессе произошли между людьми с разными политическими взглядами на будущее Украины после смены правительства в результате протестов на Майдане. В отличие от протестов на Майдане, в Одессе милиция была пассивной и не обеспечила безопасность участников протестов. Обе стороны столкновений использовали насилие.

Характеристика 
С ноября 2013 по январь 2014 противостояние в Одессе проходило без явных проявлений насилия: сторонники Евромайдана выступали за смену власти, прекращение преследования оппозиции и евроинтеграцию Украины, а противники — за восстановление порядка в стране, развитие взаимоотношений с Россией (в том числе в рамках Таможенного союза), против экстремизма и праворадикальных группировок.

В середине января 2014 года ситуация в Одессе накалилась в связи с обострением ситуации в Киеве, массовыми столкновениями между протестующими и силовиками, волной захватов административных зданий на Западной Украине. К этому времени относится противостояние между противниками Евромайдана и его сторонниками у здания Одесской областной госадминистрации, а также формирование антимайдановскими организациями «народных дружин».

Противостояние обострилось в конце февраля — начале марта 2014 года, когда смена власти в стране привела к политическим изменениям по всей стране, а Одесскую область возглавили представители нового руководства. Этому способствовало развитие протестного движения на Юго-Востоке Украины и присоединение Крыма к Российской Федерации. На первый план у сторонников «Антимайдана» вышли требования сохранения статуса русского языка, федерализации (децентрализации власти) Украины, защиты прав русскоязычного меньшинства, учёта интересов Юго-Востока Украины в общегосударственной политике, восстановления добрососедских отношений с Россией, отпор правому экстремизму.

На фоне крымских событий в марте усилилось давление на «Антимайдан» со стороны СБУ. Один из его лидеров Антон Давидченко был задержан по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Депутат горсовета от партии «Родина» Александр Васильев после допроса в СБУ был вынужден 22 марта перебраться в Крым, чтобы избежать ареста. Ростислав Барда, избранный единым кандидатом в мэры Одессы от Куликова Поля, после пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года числился пропавшим без вести, а депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин умер в больнице в ночь на 3 мая.

2 мая напряжённость достигла пика, вылившись в масштабные столкновения на улицах города. В результате, по данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре в Доме профсоюзов, где участники «Антимайдана» попытались укрыться после столкновения на Куликовом Поле.

Во второй половине 2014 года в Одесской области произошла серия диверсий и терактов, направленных против объектов промышленно-транспортной инфраструктуры и объектов, связанных с украинской армией, а также против активистов движения за унитарную Украину. Отмечалось сходство с аналогичными акциями в Харькове.

Хронология

2013 год 
21 ноября правительство Украины объявило о решении приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

Вечером 22 ноября в Одессе была официально объявлена бессрочная акция «Одесса — курс евро». Эта акция, которую ещё назвали «Одесским майданом», согласно её организаторам, была призвана выразить народный протест против решения правительства. Лидер «Демальянса» Алексей Чёрный объяснил журналистам, что акция согласована с Одесским горсоветом. На Думской площади собралось около 150 человек. У памятника Пушкину ещё утром были установлены две палатки с лозунгами в поддержку евроинтеграции. Перед собравшимися выступили сторонники курса на евроинтеграцию, в основном приверженцы националистических взглядов — лидер одесских гайдамаков Сергей Гуцалюк, один из руководителей «Генерального протеста» Сергей Дибров, глава одесской организации партии «УДАР» Андрей Юсов.

В ночь с 22 на 23 ноября Окружной административный суд Одессы рассмотрел иск исполкома Одесского горсовета о запрете массовых акций в центральной части города и частично удовлетворил его. Власти города требовали запретить массовые акции в период с 23 ноября по 9 декабря на Думской площади (у здания мэрии), на проспекте Шевченко, 4 (у здания облсовета), на Канатной, 83 (возле облгосадминистрации) и на Куликовом Поле. Иными словами, иск мэрии включал и требование запретить проведение «Евромайдана». Суд рассмотрел иск мэрии и в ходе заседания, начало которого было назначено на час ночи, удовлетворил его, но лишь частично: суд поддержал идею запрета массовых акций вблизи административных зданий, но запрет касается лишь Одесской областной организации «УДАРа».

Лидер одесского «УДАРа» Андрей Юсов заявил 23 ноября, что городские власти пытаются помешать проведению массовых акций протеста, запланированных на 24 ноября в Киеве. Продажу билетов из Одессы в Киев ограничили, а автоперевозчикам запрещают везти в столицу организованные группы. Одесские «ударовцы», однако, намерены доставлять активистов в столицу группами по четыре-пять человек на собственном автотранспорте.

Как заявили в пресс-службе партии «Батькивщина», около 21:00 23 ноября в Котовске автобус с активистами «Батькивщины», направлявшимися в Киев для участия в Евромайдане, закидали камнями. В результате нападения транспортное средство оказалось выведено из строя.

Тем временем бессрочная акция за евроинтеграцию, переместившаяся 23 ноября на площадь у памятника Дюка де Ришельё на Приморском бульваре, продолжилась. Участники акции устанавливают новые палатки, собирают деньги на еду и бензин. По словам организатора одесского Евромайдана Алексея Чёрного, в первый день в палатках ночевало четыре человека, во вторую ночь в лагере остались уже восемь участников пикета. Утром 24 ноября к разросшемуся палаточному городку пришёл судебный исполнитель, который напомнил участникам, что суд запретил проведение политических акций. Организаторы акции заявили, что проводят не политическую, а общественную акцию. По словам Алексея Чёрного, патрулирующие бульвар сотрудники МВД заявили, что «выступают на стороне закона» и никаких действий против «евромайдана» предпринимать не стали. На митинг собралось, по разным подсчётам, от 200 до 500 человек. Алексей Чёрный заявил, что одесская акция полностью поддерживает требования к правительству, выдвинутые в Киеве. Он также сказал, что одесский «Евромайдан» продлится как минимум до 28 ноября, когда в Вильнюсе начнётся саммит Украина-ЕС, где, как надеются участники акций протеста, состоится подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В ночь на 25 ноября Одесский окружной административный суд удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета и запретил проведение любых массовых мероприятий вплоть до 31 декабря 2013 года. Запрет распространяется на Дерибасовскую, Пушкинскую, Ришельевскую и Маразлиевскую улицы, Горсад, Соборную, Думскую, Театральную и Екатерининскую площади, Приморский бульвар, Потёмкинскую лестницу и ряд других мест, в частности, окрестности Одесской облгосадминистрации, районных администраций, здания областного и городского управлений МВД и т. п. Запрет касается любых организаций и отдельных граждан: запрещается устраивать митинги, размещать палатки, устанавливать звуковое оборудование, раздавать агитационную литературу и т. п.

Примерно в 05:30 утра 25 ноября началась операция по силовому разгону «Евромайдана» возле памятника Дюку Ришельё. На площадь прибыло около ста сотрудников милиции, которые оцепили палаточный городок. После этого работники коммунальных служб начали демонтаж палаток. Обитатели «Евромайдана» попытались оказать сопротивление, которое было в жёсткой форме подавлено сотрудниками милиции. Несколько человек (в том числе Алексей Чёрный) были задержаны и доставлены в отдел милиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Организаторы «Евромайдана», впрочем, уже призвали сторонников собраться на Приморском бульваре вечером 25 ноября.

Политсовет партии «РОДИНА» осудил запрет митингов в Одессе и применение милицией силы для разгона палаточного городка возле памятника Дюку Ришельё. В заявлении, распространённом пресс-службой партии, говорилось: «Несмотря на то, что митингующие являются нашими прямыми и непримиримыми политическими оппонентами, мы считаем недопустимым ограничение конституционного права граждан на мирные собрания и свободное выражение своих взглядов. Власти снова пошли на силовой сценарий, новый антиконституционный запрет массовых акций и политически мотивированное применение силы правоохранительными органами. Единственным разумным объяснением этих действий является желание власти держать в страхе и повиновении всех одесситов, вне зависимости от их политических взглядов. Одесса — вольный город! За нашу и вашу свободу!».

Вечером 25 ноября около 150 активистов собрались у памятника Дюку Ришельё, чтобы продолжить акции в поддержку подписания соглашения с ЕС. Акция юридически была оформлена не как митинг, а как встреча с депутатом горсовета от «Фронта змин» Александром Остапенко. Наиболее своеобразным оказалось выступление одного из активистов ВО «Свобода», который призвал участников акции переходить к более радикальным мерам и начинать настоящую борьбу, подобно «настоящим героям — Степану Бандере, Роману Шухевичу и Максиму Чайке».

26 ноября Приморский районный суд Одессы приговорил Алексея Чёрного к 5 суткам ареста по обвинению в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам милиции во время разгона палаточного городка одесского «Евромайдана». 27 ноября суд определил меру наказания для ещё двух участников одесского «Евромайдана». Активисту «Демальянса» Вячеславу Шкрибляку присудили трое суток административного ареста за злостное неповиновение сотрудникам милиции. Ещё один участник «Евромайдана» Виталий Устименко был приговорён к штрафу в 119 гривен за мелкое хулиганство.

26 и 27 ноября на митинги к памятнику Дюку Ришельё вышло лишь по несколько десятков человек.

28 ноября на заявленный митинг в поддержку подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом перед главным зданием ОНУ им. Мечникова вышли в общей сложности около десятка студентов, многие из которых и так являются участниками «Евромайдана». Тем временем стало известно, что работников бюджетных организаций Одесской области — по 20 человек от каждого сельского и поселкового совета — под угрозой увольнения направляют в Киев на «Антимайдан», который 29 ноября организует Партия регионов. Лидер «Демальянса» Алексей Чёрный заявил, что от 30 до 50 участников одесского «Евромайдана» также выезжают в Киев для участия в массовых акциях.

29 ноября, выступая на Вильнюсском саммите «Восточного партнёрства», президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина сохраняет приверженность идеям евроинтеграции и намерена в ближайшем будущем подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но прежде этого ожидает от руководителей Евросоюза и связанных с ним организаций «решительных шагов навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств — членов ЕС». В завершение Янукович выразил надежду, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже на следующем саммите «Восточного партнёрства». Рано утром 30 ноября подразделения «Беркута» разогнали палаточный городок на Майдане Независимости в Киеве, жестоко избивая находившихся в нём участников акции протеста. Более тридцати человек было задержано. За медицинской помощью обратилось 35 человек, семеро из них были госпитализированы.

30 ноября в Одессе у здания областного УВД состоялся митинг протеста против разгона «Евромайдана». Митингующие поддержали требование отставки президента и министра внутренних дел, выдвинутое оппозицией в Киеве.

2 декабря, после захвата сторонниками Евромайдана административных зданий в Киеве, Одесский горсовет обращался к президенту Януковичу с призывом навести в стране порядок. Аналогичное обращение к президенту было сделано и 24 января 2014 года, после очередного обострения ситуации в центре Киева.

14 декабря до полутора тысяч одесситов вышли на «Марш за альтернативу» против Евромайдана, за федерализацию Украины и вступление в Таможенный союз ЕврАзЭС. В акции приняли участие представители партии «РОДИНА», «Молодёжного единства», «Блока Витренко», КПУ, ветеранских организаций.

16 декабря на Соборной площади Одессы прошёл митинг против Евромайдана и в поддержку Таможенного союза.

2014 год

Январь 
18 января 2014 года активисты партии «Родина» и общественных организаций «Молодёжное единство» и «Дозор» провели у памятника Богдану Хмельницкому акцию «День дружбы между Украиной и Россией», приуроченную к 360-летию Переяславской рады.

19 января на улице Грушевского в Киеве вспыхнули уличные столкновения между протестующими против «законов 16 января» и сотрудниками правоохранительных органов. Бойцы «Беркута» из Одессы, Запорожья и Днепропетровска в ходе противостояния между властью и протестующими обеспечивали первую линию обороны.

21 января лидер общественной организации «Молодёжное единство» Антон Давидченко и бывший глава Одесского горкома КПУ, глава общественной организации «Сопротивление» Ростислав Барда призвали к срочной организации круглого стола, за которым представители оппозиционного Майдана и власти могли бы мирно урегулировать назревшие проблемы, иначе, если в Киеве продолжатся уличные бои с милицией, это в ближайшее время может привести к началу полномасштабной гражданской войны на Украине. В то же время стало известно, что как минимум несколько десятков футбольных «ультрас» одесского «Черноморца» выезжали в Киев для участия в массовых столкновениях на стороне Евромайдана.

23 января вечерний митинг оппозиции у памятника Дюку Ришельё собрал не более сотни человек. Перед собравшимися выступили лидеры местной оппозиции, которые призвали одесских противников действующей власти продолжать борьбу.

Согласно материалам журналистского расследования украинского интернет-издания «Вести», опубликованного через год после майских событий 2014 года в Одессе, 22-23 января в Одессу из соседних областей и Киева начали небольшими группами подтягиваться молодые парни. Как сообщали в то время источники «Вестей» из СБУ, милиции и Самообороны Майдана, решение о «десанте» на Одессу было принято в штабе киевского Майдана. Согласие отправиться в Одессу дали несколько сотников Самообороны и лидеры «Правого сектора», откомандировавшие на юг около сотни человек. Решение было принято в рамках плана по распространению волны протестов на все регионы Украины.

К 24 января, на фоне произошедших захватов зданий ряда облгосадминистраций на западе Украины, в Одессе сложилась крайне тревожная обстановка, чреватая уличными столкновениями. Первая информация о том, что попытка захвата здания Одесской облгосадминистрации и Одесского горсовета может быть осуществлена днём, не подтвердилась, но в то же время поступило сообщение о прибытии в Одессу более десятка автобусов с экстремистами из других регионов, которые, по слухам, и должны будут составить основной ударный отряд вечернего штурма здания обгосадминистрации, тогда как самим одесситам в операции будет отведена роль поддержки и «массовки». В ожидании возможного штурма здание с утра было оцеплено милицией, позднее начали подтягиваться инициативные группы одесситов, желающих отразить возможную атаку и не допустить беспорядков в городе. Действия добровольцев координировал председатель фракции Партии регионов в Одесском облсовете Виктор Волков, действиями милиции руководил замначальника областного УВД Дмитрий Фучеджи.

Возможность беспорядков допускали и активисты одесского Евромайдана. В частности, одна из их представителей Алёна Балаба на своей страничке в социальной сети написала, что власти намерены устроить провокацию: симулировать штурм с помощью сотни специально нанятых спортсменов, чтобы использовать это как предлог для репрессий против активистов. Со своей стороны, противники Евромайдана призывали своих товарищей прийти вечером к памятнику Дюку Ришельё, чтобы в случае необходимости помешать попытке захвата здания мэрии. Очередная встреча активистов одесского Евромайдана у памятника Дюку Ришельё, однако, вопреки опасениям, обошлась без экстремизма и провокаций, хотя обстановка была весьма напряжённой. У памятника собралось около двух-трёх сотен человек. Организаторы сразу заявили, что не собираются предпринимать никаких действий по захвату административных зданий и что все их действия останутся в рамках мирного протеста. С другой стороны, сами активисты всерьёз опасались нападений и провокаций, под знаком ожидания которых прошёл почти весь митинг.

Утром 25 января протестующие захватили здание областной государственной администрации в соседней Винницкой области. В операции по захвату здания принимали участие около тысячи человек, а руководили захватом молодые экстремисты, которые, как утверждалось в сообщениях СМИ, не являлись местными жителями. Митингующие ворвались в здание и взяли в осаду зал, где в это время проходила сессия Винницкого облсовета. Депутатов Винницкого облсовета от Партии регионов заблокировали в здании, потребовав от них сложить полномочия.

26 января к трём часам дня у здания Одесской обладминистрации собралось около 2000 агрессивно настроенных сторонников Евромайдана, по-видимому, с намерением попытаться штурмовать здание. Толпа, возглавляемая людьми, похожими на футбольных фанатов, приблизилась к зданию на расстояние сотни метров. Перед ними на расстоянии нескольких десятков метров выстроилось около пятисот защитников облгосадминистрации. По оценке корреспондентов, среди протестующих отсутствовали лидеры одесской оппозиции или Евромайдана: основной движущей силой были «ультрас» и приезжие агрессивно настроенные противники существующей власти. Молодые люди спортивного телосложения в масках, похожие на футбольных фанатов, сформировали напротив центрального входа в ОГА ударную группу в количестве примерно 200—300 человек. Между ними и защитниками здания стояла немногочисленная цепь сотрудников милиции. Напряжённая обстановка сохранялась какое-то время — возможно, протестующие ожидали подкреплений. Постепенно, однако, умеренная часть собравшихся (в основном женщины и пожилые люди) покинули площадь. Число защитников, напротив, несколько увеличилось, и силы сторон выравнялись. Через час протестующие сняли осаду, но ещё через некоторое время вернулись обратно уже в большем количестве. На этот раз «мирных» митингующих среди них не было — по словам очевидцев, направляющиеся к зданию ОГА люди были похожи на футбольных фанатов. В конце концов собравшиеся постепенно вновь разошлись, так и не решившись на штурм.

Как утверждалось в вышеупомянутом журналистском расследовании «Вестей», основную массу собравшихся у здания ОГА двух тысяч человек составляли «сторонние зеваки и радикально настроенные студенты». Главную движущую силу составили около 300 приезжих бойцов, которых поддерживало небольшое количество членов одесской Самообороны Майдана и городского «Правого сектора». Штурма ОГА, по мнению одного из участников этих событий, не произошло, потому что к зданию не приехали лидеры городского Евромайдана. Простояв несколько часов перед зданием, массовка сама собой рассосалась, а приезжие из Киева и Винницы вскоре покинули город.

В этот день на сайте Одесской мэрии появилось обращение:В последние дни мы наблюдаем в Одессе попытку экспорта беспорядков из других регионов страны.По имеющейся информации, большинство экстремистских проявлений — дело рук заезжих провокаторов. Мы уже наблюдали таковых в Одессе неоднократно — когда они пытались мыть сапоги в наших фонтанах и разрушать памятник основателям нашего города. И каждый раз одесситы давали достойный отпор заезжим гастролерам. Потому что многонациональная Одесса — яркий пример того, как люди разного вероисповедания и разных культур могут жить и трудиться в мире и согласии. Одесситы — хозяева своего города, в котором нет места насилию, варварству и беззаконию.Гостей мы любим и приветствуем, а захватчикам и экстремистам здесь не место. Как говорят в Одессе — не учите нас жить!

27 января Антон Давидченко объявил о создании отрядов народной самообороны — «народных дружин», которые, по его замыслу, могли бы противостоять набирающим силу праворадикальным группировкам. Отряды, по его словам, планировалось формировать из молодых одесситов, в основном спортсменов, чтобы охранять порядок в городе и не допустить захвата ОГА. «Одесситы оставались в стороне событий и не решались принимать в них активное участие, но мы поняли, что это чревато серьёзными последствиями, когда националисты стали захватывать обладминистрации», — сказал он.

В журналистском расследовании «Вестей» утверждалось, что первоначально инициатива создания «народных дружин» принадлежала областной администрации: «После несостоявшегося штурма входы в здание обладминистрации были по указанию губернатора Николая Скорика забаррикадированы бетонными блоками…, и областные власти, не надеясь на милицию, инициировали создание „своих“ охранных отрядов — Народной дружины. Но особых надежд на защиту ОГА силами добровольцев-дружинников у областных властей не было. Поэтому ядром боевых отрядов для защиты ОГА стали сотрудники нескольких охранных фирм, контролируемых предпринимателями-„регионалами“».

Вскоре, однако, сотрудников охранных фирм сменили добровольцы из числа молодёжи, идейные противники украинского национализма. На протяжении последующих недель были сформированы две дружины. Первую, более умеренную, получившую название «Народная дружина» и созданную на базе нескольких городских общественных антимайдановских организаций — «Молодёжного единства», «Дозора» и «Сопротивления» — возглавили братья Антон и Артём Давидченко, а также коммунист Ростислав Барда. Параллельно с «Народной дружиной» в начале весны появился ещё один, более радикальный боевой отряд  — «Одесская дружина», которую возглавил лидер организации «Славянское единство» одессит Дмитрий Одинов. К весне в Одесской дружине было более сотни человек постоянного костяка из спортивных клубов, экипированных дубинками, щитами и шлемами.

По состоянию на 28 января, по информации СМИ, в городе оставалось более сотни активистов из западных регионов Украины, на подмогу которым в Одессу продолжали прибывать небольшие группы в основном молодых людей (до 25 лет). Цели и задачи иногородних активистов пока были не совсем понятны — возможно, происходило накопление сил для новой попытки штурма административных зданий. Тем временем в Одессе усиливалась оборона административных зданий: задний вход в здание облгосадминистрации был забаррикадирован бетонными блоками, внутри было организовано постоянное дежурство около двух сотен молодых людей, вооружённых деревянными палками и перцовыми баллончиками, а также значительных сил милиции. В здании мэрии также были введены усиленные отряды милиции в спецэкипировке. Противодействовать экстремистам были готовы и члены «Народной дружины» — в отряды самообороны уже записалось более тысячи человек, заявивших о готовности выдвинуться на защиту административных зданий в случае угрозы возникновения беспорядков.

28 января глава Одесской облгосадминистрации Николай Скорик вместе с лидерами областных и городских организаций и фракций политических партий обратились ко всем жителям Одесской области с призывом не поддаваться на провокации и помочь удержать в городе и области ситуацию в правовых и конституционных рамках. Обращение подписали лидер областной организации Партии регионов и губернатор области Николай Скорик и глава фракции Партии регионов в Одесском областном совете Виктор Волков, лидер областной фракции партии «РОДИНА» Константин Гринченко, лидер фракции Народной партии Николай Мирошников, председатель областной организации партии «УДАР» Андрей Юсов, председатель фракции «Батькивщины» в облсовете Сергей Веселов, председатель областной организации Партии зелёных Юрий Крук, глава одесской фракции «Фронта змин» Александр Остапенко, первый секретарь обкома КПУ Евгений Царьков и второй секретарь обкома Соцпартии Николай Салтановский. Не подписал документ только лидер областной ячейки ВО «Свобода» Андрей Маляс.

29 января в воинских частях Одесского гарнизона прошли общие собрания военнослужащих, на которых было составлено обращение от имени личного состава к президенту Украины. В нём указывалось, что дальнейшая эскалация противостояния грозит целостности государства, а потому необходимо использовать все возможности, чтобы не допустить кровопролития, «остановить экстремизм, противоправные действия и не допустить разжигания гражданской войны и разрушения целостности государства».

30 января лидеры общественных организаций «Молодёжное единство» и «Сопротивление» Антон Давидченко и Ростислав Барда, а также депутат от партии «РОДИНА» Олег Музыка выступили с инициативой по запрету в Одесской области партии «Свобода» и ряда праворадикальных организаций, в частности «Правый сектор», «Тризуб имени Степана Бандеры», «Братство», «Патриот Украины», поскольку, по словам авторов обращения, деятельность этих организаций прямо направлена на «внесение раздора в обществе и провокацию гражданской войны». Антон Давидченко предложил обратиться к Одесскому городскому совету, а также в областной совет с требованием открыто высказать свою позицию по поводу проходящих в Киеве и ряде западных регионов Украины массовых акций и захватов административных зданий. Ростислав Барда сообщил, что отряды созданной в Одессе Народной дружины продолжают контролировать ситуацию в городе и, в первую очередь, выслеживать прибывающих из западных областей Украины активистов праворадикальных организаций.

31 января из здания Одесской облгосадминистрации были выведены бойцы «народного ополчения», которые охраняли здание на протяжении последних дней. Это решение было принято в связи с уменьшением опасности штурма и необходимостью обеспечить ведомству нормальный режим работы.

Центр исследования Одессы огласил результаты опроса, проведённого с целью изучения отношения жителей города к событиям, проходящим на Украине. Оказалось, что Евромайдан поддерживает 11 % одесситов, власть — 18 %, 71 % — не поддерживают ни одну из сторон. 72 % респондентов выступили категорически против попыток штурма административных зданий, 6 % поддержали такие действия, 22 % выразили безразличие.

Февраль 
1 февраля сторонники Евромайдана в Одессе провели акцию протеста «Автомайдан» — до 20 машин с украинскими флагами, красно-чёрными флагами и символикой Евросоюза проехали по центральным улицам в сопровождении машин ГАИ.

2 февраля на Соборной площади произошло столкновение участников митинга противников Евромайдана, проходящего под девизом «Это не наша война», и участниками так называемого «Марша мирных», подавляющее большинство участников которого скрывали свои лица под масками. Противникам Евромайдана удалось отбиться, однако акция оказалась сорвана. По словам участников митинга, они хотели выступить как против бессмысленного насилия на Майдане, так и против действующей власти, неспособной навести порядок в государстве.

6 февраля активисты общественной организации «Сопротивление» зажгли свечи памяти и возложили цветы к памятнику погибшим милиционерам на Александровском проспекте в Одессе в память о сотрудниках милиции, погибших на Майдане.

8 февраля несколько тысяч горожан под красными флагами и флагами Одессы прошли маршем от площади 10 Апреля к зданию Одесской облгосадминистрации. Организатором акции стала общественная организация «Молодёжное единство». Участники марша призывали не допустить разворачивания гражданской войны и высказывали готовность защищать Одессу от распространения праворадикальных идеологий и экстремизма. Участники марша скандировали: «Одесса — город-герой!», «Одесса — мирный город!», «Одесса, смелее, гони Бандеру в шею!», «Одессу не сдадим!» и «Фашизм не пройдёт!».

8 февраля в Одессе был представлен манифест новой украинской общественной организации — Славянского антифашистского фронта. В новую организацию вошли представители различных общественных организаций Крыма и юго-востока Украины, объединённые одной целью — не допустить насильственного сценария развития Евромайдана, который пытаются осуществить организации радикального толка. «Политический кризис в украинском государстве перешёл сегодня в стадию открытого противостояния структур власти и экстремистов из числа неонацистских организаций. Протестное движение в Киеве, которое начиналось с лозунгов в поддержку евроинтеграции, стремительно скатилось к экстремистским и противозаконным методам борьбы с властью», — заявили создатели САФ.

9 февраля арестованного народного депутата Игоря Маркова доставили из киевского изолятора временного содержания в Одессу, где 10 февраля Приморский суд должен был приступить к рассмотрению его дела.

В тот же день несколько сотен человек приняли участие в традиционном воскресном марше одесского Евромайдана. Митингующие несли флаги Украины, УПА и Евросоюза, а также выкрикивали традиционные лозунги «Одесса, вставай» и «Банду геть!». В центре колонны шествовала группа из нескольких десятков молодых людей с баннером «Правый сектор Одесса».

15-16 февраля в Одессе был проведён второй «Форум Евромайданов» (первый состоялся 11-12 января в Харькове), на который съехались активисты акций протеста со всей Украины. Для мероприятия было арендовано здание Одесского культурного центра на улице Стуса. Официально форум предназначался для обмена опытом, однако представители ряда одесских общественных организаций заявляли, что под предлогом форума активисты могут предпринять экстремистские действия — в частности, попытки захвата административных зданий. Этому противники Евромайдана готовились противостоять, в том числе и силовыми методами. Тем временем на 12:00 16 февраля был назначен традиционный слёт одесского Евромайдана с участием приезжих активистов. После митинга на Приморском бульваре сторонники Евромайдана развернули большой флаг Украины из двух лент и отправились в шествие под символическим названием «Марш регионов».

18 февраля в Киеве во время «мирного наступления» протестующих с Майдана к зданию Верховной Рады, стычки между протестующими и правоохранительными органами вспыхнули с новой силой и привели к массовому кровопролитию.

Лидер одесского «Автомайдана» Вячеслав Березуцкий призвал всех желающих отправиться в Киев на помощь Евромайдану.

Председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик в свете последних событий в Киеве потребовал силового разгона Евромайдана: «То, что мы видим, — это нельзя назвать мирным протестом, митингом. Это просто уличные беспорядки, это насилие. Это то, чего в нашем государстве никогда не было, и я считал, что такое в нашей стране невозможно… Сегодня без жёстких силовых мер, которые предусмотрены по закону, порядок в стране навести невозможно… Если мы не остановим эту ситуацию, мы подойдём к самим трагическим последствиям для нашей страны». Николай Скорик выступил с предупреждением в адрес одесских сторонников Евромайдана: «Сегодня от представителей местных политических сил и новых общественных движений, которые являются в действительности незаконными бандитскими формированиями, идут призывы отправлять людей в Киев на противостояние власти, идёт активная работа их волонтёров. Я считаю, что это прямые действия, которые нарушают закон и которые должны быть по закону оценены. Сторонников действующей власти в нашем регионе больше, чем оппозиции. Если мы начнём мобилизацию, им будет грустно». Скорик пообещал любыми способами «не допустить любых проявлений экстремизма в Одесской области».

Тем временем сторонники Евромайдана попытались не допустить выезд одесского «Беркута» в Киев; против них действовала народная дружина организации «Молодёжное единство». После небольшой стычки враждующие стороны разошлись. Блокада, впрочем, не помешала двум автобусам с бойцами спецподразделения «Беркут» выехать из Одессы. Как сообщило одесское интернет-издание Timer, в ночь с 18 на 19 февраля в Одессе на проспекте Гагарина между проспектом Шевченко и Французским бульваром формировалась колонна из 16 автобусов различной вместимости: «Пассажиры автобусов представляют собой весьма разномастную публику: здесь и футбольные фанаты, и сотрудники милиции в штатском, и представители радикальных общественных организаций… Все они настроены достаточно серьёзно: по всей видимости, их намерены использовать против активистов Евромайдана. В грузовые отделения автобусов грузят черенки от лопат и деревянные биты».

19 февраля у здания Одесской облгосадминистрации был выставлен пикет сторонников Евромайдана с требованиями прекратить силовые действия против них в Киеве. Буквально через полчаса к зданию подъехало более ста вооружённых битами человек в масках и мотоциклетных шлемах, с нашивками «Стоп Майдан. Одесса без Майдана». Люди в чёрном, выстроившись колонной и отказываясь отвечать на вопросы милиции и журналистов, прорвали милицейский кордон, разбили битами мотоциклы активистов Евромайдана и избили пикетчиков, не успевших укрыться в здании, а также напали на журналистов. В ходе стычки пострадали 12 журналистов. Также по меньшей мере три съёмочные группы лишились техники: её разбили или отобрали. Журналисты позднее смогли обнаружить автобусы, на которых привезли «людей в чёрном», у санатория Горького на Фонтане. По показаниям охранников соседних объектов, толпа молодых людей въехала в санаторий за 2-3 дня до происшествия. Как заявил 24 февраля прокурор Одесской области Вячеслав Трунов, «на протяжении трёх месяцев бурных событий во всём государстве нам удавалось избегать провокаций и предотвращать насилие. Поэтому нападение и избиение журналистов и мирных митингующих 19 февраля является откровенным вызовом как правоохранительным органам, так и всем одесситам». 26 февраля Трунов был уволен новым генеральным прокурором Украины Олегом Махницким.

Вечером 19 февраля сторонники Евромайдана провели свой традиционный митинг у памятника Дюку. На него собралось несколько сотен человек. После митинга собравшиеся прошли маршем по городу.

Поздним вечером 19 февраля около сотни гражданских лиц, а также примерно столько же сотрудников милиции и бойцов внутренних войск в полной экипировке расположились у главного входа в здание Одесской облгосадминистрации. Задний вход в здание снова заблокировали бетонными блоками. Усилена была охрана и других административных зданий города — управления СБУ, городского и областного управлений МВД, прокуратуры.

В эти дни произошло несколько нападений на офисы политических партий — в ночь на 19 февраля неизвестные разбили окна и пытались поджечь помещение, в котором находится офис представителей «Батькивщины» в Одессе, в городе Измаиле подожгли офис Партии регионов, в ночь на 20 февраля неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью офис партии «Батькивщина» на улице Преображенской, 45 в Одессе.

Неудачей закончилась попытка одесских властей направить в Киев несколько автобусов с подкреплением для Антимайдана: в районе Умани сторонники Евромайдана остановили колонну и сожгли один из автобусов. Основную массу пассажиров составляли работники одесских коммунальных служб, мобилизованных по указанию одесской организации Партии регионов. Некоторые из них были избиты. Водители других автобусов, составлявших колонну, увидев, что происходит, развернулись и отправились обратно в Одессу.

21 февраля пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области обратилась с предостережением к населению: «В последнее время в Украине происходит существенное обострение социально-политического кризиса. События, связанные с протестными акциями, используются некоторыми радикально настроенными организациями и экстремистскими группировками, которые имеют целью дестабилизацию ситуации в государстве, нарушение законности и насильственное изменение конституционного строя. Имеют место привлечения к протестным акциям, массовым беспорядкам и волнениям, которые проходят в Киеве и других регионах страны, детей и молодёжи». Милиция просит одесситов контролировать своих детей и не допускать их участия в противозаконных акциях, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

В Одессе было объявлено о создании нового общественного движения «За Одессу!», которое считает своей целью оградить Одессу от гражданской войны, сохранить «гражданский мир, жизнь, здоровье и достоинство одесситов». В меморандуме движения заявлено: «Мы не признаём любую власть, которая установится в Киеве неконституционным путём. Мы требуем сформировать исполком областного совета и включить туда представителей реальных общественных организаций… По окончании острой фазы кризиса мы требуем проведения консультативного референдума по определению политического будущего нашего региона, выборов главы исполнительной власти в Области и городского головы в Одессе, а также самороспуска нынешних областного и городского советов и формирования их нового состава». Сообщается, что новое движение объединило представителей различных политических партий и общественных организаций.

Игорь Марков выступил с официальным заявлением, в котором призвал одесских «регионалов» расформировать фракции: «Я обращаюсь к депутатам всех уровней, избранных в органы власти и вошедших в составы фракций Партии регионов. Сегодня, когда руководство страны привело Украину к гражданской войне, ваше молчаливое пособничество кровопролитию — это преступление перед народом, перед вашими избирателями. В сложившейся ситуации я считаю, что депутаты от ПР должны инициировать роспуск своих фракций в Одесском областном и городском советах. В противном случае им предстоит разделить ответственность за последствия гражданской войны». Отдельные депутаты начали покидать Партию регионов фактически ещё 19 февраля, а 21-22 февраля этот процесс превратился в повальное бегство депутатов и чиновников из бывшей партии власти.

В середине дня 21 февраля на президентском сайте появилось заявление Виктора Януковича о шагах, которые он решил сделать, «чтобы восстановить спокойствие и избежать последующих жертв противостояния» в стране: «Заявляю о том, что я инициирую досрочные президентские выборы. Я инициирую также возврат к Конституции 2004-го года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Призываю к началу процедуры формирования правительства национального доверия».

Через несколько часов после этого под давлением стран Запада Виктор Янукович пошёл на уступки и подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса, предусматривавшее, в частности, немедленный (в течение 2 суток) возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов. В тот же день, 21 февраля, Верховная рада приняла в трёх чтениях «Проект Закона о восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины», возвращающий Конституцию 2004 года. Президент Янукович данный законопроект не подписал и покинул Киев.
22 февраля Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Украины Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей и назначила досрочные выборы президента на 25 мая 2014 года. Янукович в видеообращении обвинил оппозицию в государственном перевороте и напомнил, что он — законно избранный президент Украины.

Одесская область не была представлена на съезде депутатов всех уровней из юго-восточных областей и Автономной Республики Крым в Харькове.

Группа депутатов Одесского областного и городского совета, а также чиновников различного ранга подписали заявление, в котором пообещали сохранить Одесскую область в составе Украины и не допустить вспышек насилия в регионе.

Тем временем в Одессу из Киева вернулись бойцы спецподразделения «Беркут» и солдаты внутренних войск.

22 февраля около сотни активистов, прибывших в Ильичёвск на нескольких десятках автомобилей (в основном из Киева), провели митинг с требованиями ареста мэра города, сноса памятника Ленину и переименования города. Через социальные сети в Интернете распространилась информация о том, что вечером планируется снос памятника Ленину, и горожан просили собраться для его защиты. С наступлением темноты большое количество ильичёвцев, в основном молодых, собрались на площади. Около двух часов ночи между тремя жителями города возник конфликт, в результате которого один из них применил травматическое оружие и нанёс ранения двум другим. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В ночь на 23 февраля неизвестные сбросили с постамента бюст Ленина на центральной площади посёлка Любашёвка Одесской области. В результате падения бюст был разбит.

23 февраля Верховная Рада отменила «Закон Украины об основах государственной языковой политики». Олег Тягнибок пообещал, что в ближайшее время будет принят новый языковой закон, учитывающий интересы всех национальных меньшинств, и заверил, что никто не будет преследовать носителей других языков. Отмена закона о региональных языках означала бы, что русский язык вновь утратил бы свой официальный статус в Одессе. 4 марта и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о языковой политике до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон.

23 февраля, в День Советской Армии, несколько тысяч противников Евромайдана прошли маршем от Соборной площади к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы. Среди участников — представители организаций «Молодёжное единство», «Дозор», «Гражданская совесть» и «Народная альтернатива», обычные граждане. Люди скандировали «Одесса и Москва — единая семья», «Фашизм не пройдёт», «Свободу Игорю Маркову». Несколько сотен участников марша посетили базу одесского «Беркута» во Втором Разумовском переулке, чтобы выразить поддержку его бойцам. По словам участников акции, они надеются на то, что бойцы одесского «Беркута» в будущем при необходимости встанут на защиту интересов одесситов. К митингующим вышли несколько офицеров подразделения, которые поблагодарили их за поддержку.

Одновременно около 2000 человек приняло участие в «Марше свободных» в поддержку Евромайдана, организованном местной ячейкой «ДемАльянса». Участники марша скандировали лозунги «Одна едина соборна Украина», «Одесса и Киев вместе», «Слава Героям Майдана», «Смена системы». Во время марша радикально настроенные участники пытались призвать собравшихся к штурму Одесской облгосадминистрации.

Днём 23 февраля от мирного митинга противников Евромайдана в парке Шевченко отделились полторы тысячи более радикальных активистов, которые направились к ОГА. Некоторые из них были облачены в шлемы и балаклавы, вооружены битами, черенками от лопат и деревянными щитами. Люди с дубинками заняли всю площадь перед обладминистрацией, требуя, чтобы к ним вышел Николай Скорик. Спустя полчаса на ступеньках ОГА под одобрительные возгласы сожгли чёрно-красный флаг УПА. Не дождавшись губернатора, участники направились в сторону Куликова Поля и стали расходиться.

24 февраля председатель Одесской областной государственной администрации Николай Скорик заявил, что готов передать полномочия по управлению областью новой власти, если таковая будет назначена: «Кто является губернатором, принципиально для какого-то количества людей, но для области это не имеет принципиального значения. Область должна работать, все должны чётко выполнять свои обязанности,- сказал Николай Скорик. — Учитывая, что определённый градус напряжённости остаётся и ситуация в обществе не такая спокойная, как хотелось бы, то очень важно сейчас противодействовать любым проявления радикализма с какой бы то ни было стороны и сепаратизма». Скорик отметил, что ряд бывших оппозиционных, а теперь уже находящихся у власти сил обратились с просьбой арендовать помещения в здании облгосадминистрации. И облсовет, и облгосадминистрация поддержали их инициативу.

24 февраля городской голова Ильичёвска Валерий Хмельнюк обратился к горожанам с обещанием сохранить стабильную обстановку в городе. По его словам, местный горсовет и он лично категорически осуждают все те проявления насилия, которые привели к гибели людей и глубоко скорбят о погибших в Киеве. «На территории нашего города мы не потерпим и не допустим проявлений сепаратизма и иных посягательств на основы территориальной целостности страны… Жизни и здоровью ильичёвцев ничто не угрожает, причин для беспокойства нет. Проявления мародёрства, бесчинства, а также другие противозаконные действия на территории Ильичёвской громады недопустимы», — говорится в заявлении.

24 февраля в Одесской мэрии состоялась встреча представителей общественных организаций, выступающих на стороне Евромайдана, а также их противников, журналистов, одесских политиков и чиновников. Во встрече участвовали депутаты горсовета от партии «РОДИНА» и Партии регионов. Сторону «евромайдановцев» представляли председатель областной организации партии «УДАРа» Андрей Юсов, лидер одесской организации «Демократического альянса» Алексей Чёрный и другие активисты Евромайдана. Перед началом встречи у здания мэрии произошла драка: охранявшие вход неизвестные люди в масках и с дубинками не пропустили представителей «Правого сектора», которые после короткой стычки были вынуждены отступить. В ходе столкновений также пострадали несколько журналистов. Милиция вмешиваться не стала.

Как заявил секретарь горсовета Олег Брындак, «целью собрания является обеспечение мира и порядка в городе», недопущение противостояния. Собрание приняло резолюцию, суть которой сводилась к тому, что на данный момент главное — не допустить беспорядков и сделать всё возможное для обеспечения спокойствия одесситов. Мнения выступающих по поводу того, каким образом этого можно добиться, однако, резко разошлись. Нардеп Геннадий Труханов заявил, что городская власть полностью легитимна и не требует никакой «силовой корректировки». Сергей Гуцалюк заявил, что сторонникам Евромайдана удалось достигнуть взаимопонимания с представителями русских организаций о недопустимости беспорядков. По его словам, Евромайдан провокаций не хочет. Александр Остапенко поддержал его, сказав, что Евромайдан никого и никогда не хотел штурмовать, а с охраной порядка справится милиция, так что никакие отряды самообороны не нужны. Хотя Остапенко признал, что на Майдане есть люди, которые не собираются складывать оружие, но он полагает, что обществу просто следует не обращать внимания на вооружённых людей, и тогда они разоружатся. Председатель общественного движения «Патриоты Одессы» Евгений Затик обратился к властям с призывом учитывать и мнения противников Майдана. Он потребовал создания сил, которые бы не допустили интервенции из Киева. Депутат-коммунист Полищук заявил, что оппозиция узурпировала власть на волне революционных событий, потребовал от Евромайдана снять маски и поддержал создание народных дружин, но под контролем власти. Глава одесского «Демальянса» Алексей Чёрный заверил собравшихся, что на Майдане нет противников русского языка, а тех, кто кричал «Москалей на ножи», с Майдана прогнали. Координатор ГО «Дозор» Алексей Чмырь выступил против разоружения добровольных народных дружин, потому что «прямо сейчас в Киеве собирают добровольцев на Одессу и на Харьков». Алексей Чмырь считает, что дружины нужны, но они должны действовать согласованно с властями.

С 24 февраля постоянным местом проведения массовых антимайдановских митингов («народных собраний», «народных вече») стало Куликово Поле. Среди организаторов митингов — координатор «Молодёжного единства» и «Народной альтернативы» Антон Давидченко и Григорий Кваснюк, активисты партии «Родина», общественной организации «Единая Одесса», «Союза воинов Афганистана». 25 февраля активисты «Народной альтернативы» развернули на площади палаточный городок. По словам представителей «Народной альтернативы», они выступают за русский язык, против хаоса в Верховной Раде и досрочных выборов. Смену власти на Украине активисты считают государственным переворотом.

24 февраля спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал распоряжение о восстановлении в правах народного депутата лидера партии «РОДИНА» Игоря Маркова, арестованного 22 октября 2013 года. В связи с этим защита нардепа инициировала судебное заседание и попросила Приморский районный суд Одессы отменить своё прежнее решение о заключении Игоря Маркова под стражу. 25 февраля суд пытался отказаться рассматривать дело, используя формальные основания (утверждалось, что рассмотрение дела передано в Крым, прокурор отказывался признавать представленные защитой документы). Стало известно, что на суд оказывает давление лично руководитель ВО «Свобода» Олег Тягнибок с целью воспрепятствовать освобождению Игоря Маркова. В конце концов под угрозой массовых беспорядков вопрос был рассмотрен, и суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты Игоря Маркова и освободить его из-под стражи. Ликующие сторонники Маркова собрались у здания Одесского СИЗО встречать освобождённого политика. Марков воздержался от политических заявлений, но поблагодарил всех, кто верил в него и боролся за его освобождение.
25 февраля в ряде западноукраинских СМИ было опубликовано обращение активиста одесского Евромайдана Марка Гордиенко: «Одессе нужна помощь. Друзья в Киеве и на Западной Украине, донесите до ваших вождей наболевшее и пессимистичное… Сообщите, что в Одессе вместо титушек появилась более опасная, тупая и отмороженная сила. И эта сила, что самое неприятное, имеет свою идеологию. Она зовётся Новороссия, Русский мир, Славянское единство. И за эту идею часть радикалов готова бить, калечить и убивать… На Куликовом поле около 3 тысяч человек провели вече, где они размышляли на тему Новороссии. И около 300 человек на сегодня вооружены и готовы, и не просто готовы, а отмотивированы на бойню. И ряды их крепнут».

В тот же день народный депутат от партии «Свобода» Павел Кириленко обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием запретить и расформировать создаваемые в Одессе и области народные дружины, которые он назвал антиукраинскими сепаратистскими группировками: «Так называемые народные дружины, а фактически бандформирования „титушек“ вооружены и имеют чётко поставленную задачу — эскалацию гражданского конфликта и подрыв основ украинской государственности. Одиозных лиц, которые их возглавляют, неоднократно проверяли правоохранительные органы на предмет координации и финансирования иностранными государствами для подрыва мира и стабильности. На их мероприятиях систематически звучали высказывания, разжигающие межнациональную рознь в городе… Однозначно, что их призывы к сепаратизму, физическому противодействию участникам Майдана являются преступлением», — заявил Кириленко.

24 февраля Ильичёвский горсовет принял решение о демонтаже памятника Ленину. Днём 26 февраля в Ильичёвске собралось около 200 человек, чтобы не дать снести памятник. В руках у людей — знамёна Победы, флаги Коммунистической партии и движения «Народная альтернатива». Люди также принесли портреты Суворова и иконы. По словам защитников Ленина, они собрались, чтобы «не дать бандеровцам занять город». На месте был организован круглосуточный пункт по защите памятника, а также сбор денег на лечение бойцов «Беркута», пострадавших во время событий в Киеве. К защитникам присоединилась группа молодых людей спортивного телосложения. Они направились к Ильичёвскому горсовету, выкрикивая: «Ильичёвск, смелее — гони Бандеру в шею». 27 февраля на официальном сайте Ильичёвска было опубликовано сообщение, что мэрия под давлением жителей города решила отказаться от демонтажа памятника: «На протяжении последних дней люди массово выступают против демонтажа памятника. Собрано уже более 7000 подписей за его сохранение, сформированы дружины охраны. Ещё никогда общественность города не была столь решительной и сплочённой в своих действиях, — говорится в сообщении. — В этих условиях городская власть не может действовать против мнения общественности».

Вечером 24 февраля члены Ананьевской районной организации КПУ самостоятельно демонтировали памятник Ленину в Ананьеве, чтобы он не достался вандалам. Временно памятник разместили в одном из складов Ананьевского горсовета, но затем бронзовый монумент планируется передать в городской краеведческий музей.

25 февраля неизвестные вандалы испачкали красной краской памятник Владимиру Ленину в Котовске Одесской области. Милиция была вынуждена взять под круглосуточную охрану памятник Ленину и мавзолей с телом Григория Котовского, чтобы в дальнейшем предотвратить акты вандализма.

26 февраля координатор общественного движения «Народная альтернатива» Антон Давидченко сообщил, что сторонники движения просят одесского губернатора Николая Скорика не уходить в отставку, «потому что одесситы поддерживают Николая Леонидовича и считают, что на данный момент он профессионально выполняет свои обязанности. Если придёт другая персона, это принесёт раскол и вызовет гнев одесситов», — рассказал он. По словам Антона Давидченко, Скорик мог бы выступить посредником в диалоге между одесситами и Киевом, поскольку он не причастен ни к одному из крупных коррупционных скандалов.

26 февраля и. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ о ликвидации спецподразделения «Беркут». Почти все бойцы одесского «Беркута» после переаттестации продолжили службу в подразделении

Служба безопасности Украины в Одесской области обратилась к населению с призывом сообщать о сепаратистских призывах и угрозах государственной безопасности по телефону доверия.

27 февраля Верховная Рада Украины утвердила состав кабинета министров, предложенный новоизбранным премьер-министром Украины Арсением Яценюком. В тот же день крымский парламент избрал новым главой автономии лидера партии «Русское единство» Сергея Аксёнова и принял постановление о проведении республиканского референдума по вопросам усовершенствования статуса и полномочий в АР Крым.

27 февраля Николай Скорик сообщил, что и. о. президента Александр Турчинов поддержал инициативу одесского губернатора о сохранении легитимной власти в области до назначения нового главы ОГА.

Лидер инициативы «Народная альтернатива» Антон Давидченко обратился к членам исполкома Одесского горсовета, призвав их созвать внеочередную сессию городского совета.
27 февраля на Куликовом Поле состоялось уже четвёртое «народное вече», в котором приняли участие около 4 тысяч горожан.

28 февраля арцизские ромы не позволили приезжим радикалам-сторонникам Евромайдана разрушить памятник Ленину в райцентре Арциз Одесской области. Вопрос о демонтаже и переносе памятника Ленину в Арцизе будет вынесен на рассмотрение горсовета.

Днём 28 февраля представители одесского Евромайдана и его оппоненты с Куликова Поля передали совместные требования к Одесскому городскому совету. От горсовета потребовали легализовать Общественную ревизионную комиссию и начать сотрудничество с ней, обеспечить доступ одесситов на сессии и публиковать на сайте мэрии результаты голосований поимённо, заблаговременно анонсировать о проведении заседаний депутатских комиссий. Все депутаты Одесского горсовета должны провести публичные встречи с избирателями и отчитаться о проделанной работе за три года работы. Все отчёты должны быть опубликованы. Депутаты, не прошедшие эту процедуру, должны добровольно сложить мандаты. Общественники настаивают на внесении в регламент сессии изменений, делающих невозможным голосование по чужим карточкам. Все чиновники и депутаты должны обнародовать декларации о доходах. Общественники требуют от горсовета принять решение о максимальном содействии созданию в Одессе независимых органов низовой самоорганизации и прямой демократии. От Одесского горсовета требуют снести незаконные строения на пляжах и в приморской зоне, вернуть в коммунальную собственность аэропорт, «Пассаж» и рынки, инициировать внеочередные выборы городского совета. Требования были разработаны представителями движения «Генеральный протест».

28 февраля пресс-служба одесского Евромайдана распространила сообщение, согласно которому 1 марта в Одессе планируется вооружённый захват Дома профсоюзов на Куликовом Поле, а также зданий ОГА и Одесской мэрии. Для этого якобы уже закуплена партия автоматов Калашникова.

Одесские «евромайдановцы» попытались сорвать закрытую конференцию одесских «регионалов», в которой приняли участие нардепы Сергей Тигипко, Светлана Фабрикант и губернатор Николай Скорик. Во время конференции в зал ворвалась группа представителей одесского Евромайдана, и когда Сергей Тигипко дал слово пресс-секретарю одесского Евромайдана Алёне Балабе, та заявила, что они «пришли заявить, что люди, собравшиеся здесь, — палачи и убийцы, на их руках кровь Майдана».

28 февраля было объявлено о создании «Штаба стабилизации», которому был выделен особый кабинет в здании облгосадминистрации. Представитель Штаба заявил, что организация намерена следить за порядком в городе и за соблюдением органами власти действующих законов. В организацию, по его словам, вошли различные общественные объединения, в том числе казачьи формирования, организация «Фрог-Клуб», Союз ветеранов Афганистана и другие, всего около 250 человек. В их составе были члены 8-й («Афганской») сотни киевского Майдана. Члены штаба приступили к патрулированию города совместно с милицией, получив право применять резиновые дубинки и травматическое оружие. «Если вы видите на улице человека с закрытым лицом, пожалуйста, сообщайте об этом нам. Такие люди рассматриваются как радикалы», — заявил представитель штаба Константин Оборин.

Март 
1 марта состоялся митинг, организованный активистами «Народной альтернативы», «Сопротивления» и «Молодёжного единства» и собравший около семи тысяч участников. Выступая на митинге, Антон Давидченко зачитал список требований участников митинга в адрес центральной и городской власти:
 принятие закона о статусе русского языка как второго государственного;
 административно-территориальная реформа, то есть федерализация;
 сохранение памятников исторического и культурного наследия и уголовная ответственность за их порчу и уничтожение;
 использование на нужды города до 70 % от доходов местного бюджета;
 решение всех судьбоносных внутриполитических и внешнеполитических вопросов посредством референдумов;
 введение выборности губернаторов, судей;
 проведение выборов областного и городского советов.

На митинге вновь прозвучал лозунг «Новороссия». Над Домом профсоюзов подняли флаг Одессы, а на флагштоке перед ним — три флага — Одессы, России и Украины.

В этот день многочисленные митинги противников новой власти прошли во многих городах юго-востока Украины. Над административными учреждениями Днепропетровска, Донецка и Харькова были подняты российские флаги.

В этот же день председатель правительства Крыма Сергей Аксёнов обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК». Владимир Путин обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить использовать вооружённые силы РФ на территории Украины и получил его согласие. И. о. президента Украины Александр Турчинов издал указ о приведении вооружённых сил в полную боевую готовность. Министерству обороны было приказано организовать и провести учебные сборы с военнообязанными.

Вышедший из Партии регионов Алексей Гончаренко, возглавивший в облсовете новую депутатскую группу «За Одесчину», на своей страничке в социальной сети обратился к одесситам: «Одесситы! Сегодня фактически началась военная агрессия против нашего государства. — Приглашаю всех вас завтра в 12 часов прийти к памятнику Дюку. За последние месяцы это место стало местом постоянного сбора одесского „Евромайдана“. Но сегодня не время делить друг друга по партийной принадлежности или политической позиции. Сегодня наша Родина в опасности. В единстве — наша сила». 28 февраля Алексей Гончаренко посетил Симферополь, причём, по словам депутата Одесского горсовета Александра Васильева, Гончаренко был там в качестве «разведки» перед визитом Петра Порошенко. Тот действительно также посетил Крым в тот же день, причём Алексей Гончаренко был замечен в числе сопровождающих Порошенко.

Пресс-служба Игоря Маркова распространила его обращение к жителям юго-востока Украины: «Я много лет говорил о том, что украинскому государству нельзя игнорировать ментальные различия между Западом и Юго-востоком страны. Так исторически сложилось, что мы — разные. Мы говорим на разных языках, у нас разные взгляды на наше общее прошлое, но у нас одно государство. Жители Юго-востока страны имеют право защищать свои традиционные ценности, свой язык, свою историю, своё право быть такими, какие мы есть. Но сегодня мы обязаны найти возможность урегулировать ситуацию мирно, без крови. Поэтому, я обращаюсь ко всем жителям Юго-востока — русским, украинцам, представителям других национальностей — с просьбой воздержаться от кровопролития. Сегодня наше общее будущее и целостность государства зависит от благоразумия, мудрости и сдержанности».

2 марта у памятника Дюку Ришельё собрались несколько тысяч сторонников одесского Евромайдана на митинг протеста против возможного украино-российского вооружённого конфликта в Крыму. После митинга его участники прошли маршем от Приморского бульвара до Генуэзской улицы к зданию Генконсульства РФ в Одессе. Главным эпизодом митинга у здания генконсульства стало сожжение чучела Виктора Януковича. На площади 10-го Апреля в стычке, которая произошла между сторонниками и противниками Евромайдана, пострадали два человека.

Тем временем участники митинга противников Евромайдана на Куликовом Поле сформировали автоколонну из более чем ста машин и отправились в Чабанку, где дислоцирована 28-я отдельная гвардейская механизированная бригада, чтобы проверить, чем занимаются военные. Вышедший к участникам акции командир бригады заверил их, что его часть находится в обычном штатном состоянии и не приводилась в повышенную боеготовность.

3 марта депутаты облсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы принять заявление о ситуации в регионе. Согласно проекту, вынесенному на обсуждение, в Одесской области сохраняется стабильная обстановка, а органы власти нормально функционируют, несмотря на выступления отдельных экстремистов, которые угрожают представителям некоторых политических партий. Депутаты собирались напомнить населению, что требования роспуска тех или иных советов противоречат конституции, и призвать жителей области воздержаться от каких-либо политических акций вообще. Облсовет обещал обратиться к Верховной Раде и правительству с призывом «инициировать среди населения обсуждение перспектив функционирования украинского государства» — но лишь после завершения кризиса. У здания Одесской областной госадминистрации, однако, собрались противники «Евромайдана», которые настаивали на том, чтобы депутаты облсовета выслушали и обсудили требования в адрес центральной и городской власти, принятые на народном вече, состоявшемся 1 марта. Эти требования депутатам передал Антон Давидченко. В обращении, в частности, облсовету предлагалось взять на себя всю полноту власти и ответственности, переподчинить себе все силовые органы и на базе распущенного подразделения «Беркут» сформировать отделение милиции, подчиняющееся непосредственно Одесскому облсовету. В какой-то момент собравшиеся у здания администрации люди, недовольные отказом депутатов выслушать их требования, прорвались во внутренний двор и оттуда в само здание. Активисты «Народной альтернативы» призывали одесситов присоединиться к акции. В то же время сбор своих активистов объявил и одесский «Правый сектор»: «Сепаратисты штурмуют обладминистрацию. Всем прийти на место мобилизации». Митингующие заблокировали выходы и отказывались выпускать депутатов из здания, пока те не примут их обращение. Флаг Украины на флагштоке перед зданием обладминистрации был спущен, а вместо него рядом с флагом Одессы был поднят российский флаг. Тем временем обстановка накалялась — к зданию постепенно подтянулись до полутора сотен сторонников Евромайдана, которые были экипированы для силового противостояния — пришли с касками и дубинками. С ними в переговоры вступил заместитель начальника ГУ МВД по Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи, который попытался не допустить столкновения. К четырём часам к зданию облгосадминистрации прибыло около ста бойцов внутренних войск в полном обмундировании, которые встали между противоборствующими сторонами. Через некоторое время прибыло ещё несколько грузовиков с бойцами внутренних войск. К вечеру чиновники всё же согласились рассмотреть представленные требования и начали переговоры с инициативной группой. С окончанием рабочего дня силы сторонников и противников Евромайдана выравнялись, увеличилось и количество сотрудников правоохранительных органов. Митингующих разделили две линии бойцов внутренних войск, сотрудники милиции охраняли вход в ОГА, а за дверью облгосадминистрации, в самом здании, был размещён резерв из бойцов внутренних войск. Сторонники Евромайдана с дубинками выстроились вдоль проспекта Шевченко. В семь вечера Антон Давидченко вышел к митингующим и представителям прессы и сообщил, что инициативной группе удалось прийти к договорённости с областной властью по некоторым пунктам. Областные власти согласились поддержать инициативу проведения референдума и административно-территориальную реформу. Пользуясь случаем, к журналистам вышел и губернатор Николай Скорик. Он призвал одесситов сохранять спокойствие. К девяти часам вначале сторонники Евромайдана, а затем остальные собравшиеся разошлись.

Тем временем 3 марта в Одесской области произошла окончательная смена руководства администрации и правоохранительных органов. Назначенцами новой украинской власти стали:
 председатель Одесской областной государственной администрации Владимир Немировский
 прокурор Одесской области Игорь Боршуляк
 руководитель УСБУ по Одесской области Сергей Курош
 начальник УВД Пётр Луцюк.

4 марта пресс-секретарь одесского «Евромайдана» Алёна Балаба заявила, что Евромайдан будет требовать «срочного следствия и наказания виновных в … штурме ОГА, ареста Антона Давидченко и его начальников и подельников, а также наведения порядка в городе и области, своевременного реагирования на заявления граждан и защиты от „титушек“». В случае, если ультиматум не будет выполнен, активисты Евромайдана будут считать милицию самоустранившейся от охраны общественного порядка в городе и возьмут её функции на себя. Антон Давидченко заявил, что не принимал участия в поднятии российского флага перед зданием облгосадминистрации и считает это провокацией: «Мы не выступаем за раскол страны, мы выступали и будем выступать за Таможенный союз и федерализацию Украины». Давидченко заявил, что утром 4 марта на него и его товарищей активистами «Евромайдана» было совершено нападение.

Народный депутат Дмитрий Спивак обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием «разобраться с пророссийскими активистами в Одессе». По его словам, «две сотни радикально настроенных представителей пророссийских организаций бросают вызов всей системе государственного управления, однако милиция бездействует»: «Заявляю со всей ответственностью, что большинство одесситов уже давно высказали свою точку зрения в отношении любых попыток сепаратизма и федерализма. Одесса всегда была, есть и будет европейским городом. Одесситы однозначно выступают за сохранение единой, неделимой и соборной Украины».

5 марта пресс-служба одесского Евромайдана со ссылкой на «надёжный источник» распространила сообщение, согласно которому в Одессу прибыли 80 пророссийских боевиков, чтобы вместе со «сторонниками российского вектора» организовать в городе массовые беспорядки и захватить здание Одесской ОГА. Утверждается также,, что в Одессу прибыло большое количество российских журналистов, которые собираются делать сюжеты о «якобы ущемлённом русскоязычном населении, штурмующем здание и просящем ввести российские войска». В общественной организации «Народная альтернатива» данную информацию опровергли как провокацию, «распространяемую в Интернете активистами и сторонниками „Правого сектора“». Тем временем около сотни представителей одесского «Правого сектора» в полной экипировке (щиты, каски, дубинки) собрались в районе театра музыкальной комедии имени Водяного на пересечении Итальянского бульвара и улицы Белинского и занялись отрабатыванием приёмов коллективных боевых действий. Интернет-издание «Таймер» сообщило, что располагает сведениями о вербовке в ряде населённых пунктов Украины (Кировоград, Винница, Полтава, а также города Одесской области — Болград и Арциз) молодых людей, готовых за деньги ехать в Одессу для участия в массовых беспорядках.

С утра более сотни сотрудников милиции, а также около двух десятков прибывших из Киева представителей 7-й сотни Евромайдана взяли под усиленную охрану здание Одесской областной государственной администрации. Входы на площадь перекрыты сотрудниками ГАИ. Предполагается, что активность милиции связана с запланированной здесь акцией одесского Евромайдана в поддержку единства Украины.

Согласно договорённости, достигнутой 3 марта, на пятое марта было намечено провести заседание согласительной комиссии и выработать тексты обращений, за которые депутаты будут голосовать на внеочередной сессии облсовета 6 марта, однако после того, как депутатам представили нового губернатора, об этой договорённости больше не вспоминали.

Вечером 5 марта стало известно, что утром 6 марта активисты Куликова Поля планируют провести массовую акцию у здания Одесской облгосадминистрации. На Евромайдане данную акцию назвали «сепаратистским митингом» и готовятся ей активно противостоять. По имеющейся информации, для этой цели в Одессу уже прибыли представители шестой, седьмой, девятой и десятой сотен самообороны Евромайдана из Киева, к которым присоединятся и местные активисты.

Митинг у здания ОГА, однако, прошёл без эксцессов. Представитель партии «Родина» Григорий Кваснюк призвал собравшихся воздержаться от ненужного насилия и дождаться результатов проведения референдума в Крыму, после чего Одесса сможет выдвинуть те же требования. Народный депутат Игорь Марков заявил: «Действовать мы будем исключительно мирным способом — никаких захватов зданий и перекрытий трасс, решение вопроса в Украине должно быть только политическим. Мы создадим штаб, куда войдут лидеры протестных групп; все, кто не подчинится решениям этого штаба, будут объявлены провокаторами. Украина должна остаться единой страной, но на других условиях, скажу мягко — децентрализация власти»… По словам Маркова, одесситы должны добиться возможности самостоятельно выбирать губернатора, а все кадровые назначения должны решаться на уровне облсовета и горсоветов. Он заявил, что в Одессе будет разбит палаточный городок, который простоит до тех пор, пока Киев не выполнит требования одесситов: «Но всего этого нужно добиваться исключительно мирным путём. Прошу всех прекратить разговоры о выходе, входе и расколе страны. Мы добьёмся проведения референдума, но те, кто призывает к захватам зданий — провокаторы», — сказал Марков. Штаб решили обустроить прямо на площади перед зданием облгосадминистрации. Позднее было решено оставить штаб протестующих на Куликовом Поле, а на площади перед зданием Одесской облгосадминистрации установить информационную палатку, где все желающие смогут оставить свои подписи в поддержку референдума.

Народный депутат Игорь Марков заявил в эфире российского «Первого канала», что для сохранения целостности Украины необходимы децентрализация власти и расширение полномочий регионов: «Сейчас в Украине очень высокий градус напряжения в обществе. Я убеждён, что нынешнюю ситуацию нужно разрешать исключительно политическим путём… Во-первых, необходимы досрочные выборы на всех уровнях. Во-вторых, в Украине слово „федерализация“ — это почти преступление, поэтому я скажу мягко: децентрализация власти и расширение полномочий регионов необходимы для сохранения целостности страны. И я убеждён, что мы к этому придём».

6 марта сотрудники милиции в ходе обыска в складском помещении, принадлежащем Николаю Стаднику, руководителю одной из казачьих организаций Одессы, входящей в т. н. «Казацкий круг Одесчины», изъяли «оружие, предназначенное для массовых беспорядков» — палки, биты, ножи и маски с прорезями для глаз. По милицейской версии, данная организация могла иметь отношение к нападению на демонстрантов у здания облгосадминистрации 19 февраля.

7 марта первый секретарь Одесского ОК КПУ Евгений Царьков объявил на пресс-конференции, что лидера организации «Сопротивление» Ростислава Барду исключили из Коммунистической партии Украины за «шовинистические пророссийские лозунги».

В начале марта Одессу посетили и встретились с активистами местного Евромайдана Юрий Луценко и Дмитрий Корчинский.

9 марта на Куликовом Поле прошёл митинг, в котором приняло участие до 10 тысяч человек. Одесситы вышли с флагами Одессы и России. Выступая перед собравшимися, лидер «Народной альтернативы» Антон Давидченко снова очертил круг требований, которые выдвигают участники акций на Куликовом Поле: референдум по вопросам децентрализации страны, государственный статус русского языка, люстрация власти и т. п. По его словм, в течение ближайшей недели активисты намерены сосредоточиться на сборе подписей за проведение референдума. Выступивший на митинге представитель Крыма призвал одесситов формировать отряды самообороны и заявил, что Крым готов предоставить убежище всем одесситам, кто пострадает в результате политических репрессий украинских властей. Депутат Одесского горсовета от партии «РОДИНА» Григорий Кваснюк заявил, что крымская ситуация возникла в результате того, что украинские власти на протяжении многих лет не обращали внимания на проблемы Крыма и отрицали нужды русского населения полуострова. «Мы согласны сохранить единство страны, но это единство должно быть на наших условиях!», — заявил Кваснюк. Его коллега Сергей Бовбалан огласил внесённый на рассмотрение Верховной Рады законопроект о «преодолении последствий советской оккупации», согласно которому в Украине должны быть ликвидированы все памятники деятелям советского режима, а улицы, названные в их честь, должны быть переименованы. Представитель Луганской области высказал мнение, что регионы Юго-Востока должны координировать свои действия и совместно бороться за защиту своих прав.

9 марта в сети Интернет появилось видеообращение премьер-министра Крыма Сергея Аксёнова к жителям Одессы. В своём выступлении он назвал новые власти Украины нелегитимными, призвал не признавать их, создавать отряды самообороны по примеру Крыма и добиваться проведения всеукраинского референдума. Он также пообещал Одессе помощь и поддержку крымчан. Обращение Сергея Аксёнова было зачитано на митинге на Куликовом Поле.

Свой традиционный воскресный митинг у памятника Дюку провели несколько тысяч сторонников одесского Евромайдана. В их руках были плакаты, призывающие прогнать Путина с Украины. Митингующие скандировали: «Одесса не Россия!» и традиционное «Героям — слава!».

10 марта СБУ приступила к допросам наиболее активных участников акций протеста на Куликовом Поле, пока в качестве свидетелей в рамках производства по ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность Украины»). Соответствующие повестки получили депутат горсовета от партии «РОДИНА» Александр Васильев, депутат облсовета Алексей Албу, лидер «Молодёжного единства» Антон Давидченко. Несколько сот человек организовали пикет у здания СБУ на улице Еврейской, требуя прекратить преследование лидеров «Русской весны».

Тем временем 11 марта Верховный совет Автономной республики Крым принял декларацию о независимости Крыма и Севастополя. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от провайдеров кабельных сетей и спутникового вещания до 19:00 11 марта прекратить ретрансляцию передач российских телекомпаний «Вести», «Россия 24», «ОРТ», «РТР Планета» и «НТВ-Мир». В Нацсовете сообщили, что такая ситуация вызвана необходимостью обеспечения информационной безопасности. Кроме того, Нацсовет настоятельно рекомендовал провайдерам обеспечить ретрансляцию в сетях Украины передач крымских телекомпаний ATR и «Черноморская ТРК».

11 марта Владимир Немировский в ходе аппаратного совещания упрекнул одесситов в «пассивности» во время празднования 200-летия Тараса Шевченко и заявил, что это свидетельствует о том, что жители города не ассоциируют себя с Украиной: «У одесситов нет украинской идентичности, и это факт. Украинская идентичность — это национальность, внутренняя принадлежность к державе, к флагу, это язык… Шевченко — тоже один из символов. Празднование его двухсотлетия в Одессе прошло никак. Одесситы и город себя никак не идентифицировали с той частью Украины, символом которой является Тарас Шевченко», — подытожил Владимир Немировский. По мнению губернатора, празднование 200-летия Шевченко в Одессе ограничилось лишь формальными мероприятиями с участием чиновников.

13 марта Верховная Рада приняла Закон «О Национальной гвардии Украины». Этим законом внутренние войска МВД были преобразованы в Национальную гвардию — воинское формирование с правоохранительными функциями, которое будет входить в систему МВД Украины.

13 марта в Одессе и Одесской области, как и по всей территории юго-востока Украины, введён в действие оперативный план «Сирена» «для противодействия радикальным группировкам, которые могут способствовать дестабилизации обстановки в обществе»; на дорогах дежурят вооружённые посты милиции. В тот же день Украина ввела ограничения на свободу передвижения через приднестровско-украинскую границу для граждан России, проживающих на территории Приднестровья.

16 марта прошёл многотысячный митинг и марш (по разным данным, участие принимало от 5 до 10 тысяч человек) за референдум о федерализации Украины. Демонстранты несли символику России, Украины, Крыма.

17 марта депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым приняли постановление «О независимости Крыма». Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона об утверждении указа и. о. президента Украины Александра Турчинова «О частичной мобилизации». Вице-премьер АРК Рустам Темиргалиев заявил о готовности отрядов крымской самообороны не только обороняться от вторжения с территории Украины, но и «освободить от незаконных властей Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области».

Вечером 17 марта лидер «Народной альтернативы» и организации «Молодёжное единство» Антон Давидченко был задержан. Позднее ему были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110 УК Украины). Давидченко признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Результатом этого стало т. н. соглашение о признании вины, в рамках которого Давидченко соглашался на приговор в виде пяти лет лишения свободы, а следствие соглашалось выпустить его на свободу с испытательным сроком три года. 22 июля 2014 года Шевченковский суд Киева вынес приговор по его делу. Суд утвердил сделку со следствием и постановил освободить Антона Давидченко из зала суда. Сразу же после освобождения Антон Давидченко покинул Украину.

Игорь Марков в интервью Интернет-изданию «Таймер» заявил, что считает арест Антона Давидченко актом политических репрессий, поскольку реально в Одессе на данный момент нет сепаратистов, призывающих к расколу Украины: «Арест Антона Давидченко — акт политических репрессий. В Одессе нет ни сепаратистов, ни террористов, которых надо было бы арестовывать и бросать в тюрьмы. Повторяются ошибки, которые допускал Янукович. Он тоже полагал, что политические протесты можно подавить, сажая людей в тюрьмы. И где сейчас Янукович?» — подчеркнул политик. Он отметил, что такими действиями власть только дестабилизирует и без того неспокойную обстановку в Одессе: «Я сам стал жертвой политических репрессий. Находясь за решёткой, я дал обещание по мере сил помогать всем политзаключённым вне зависимости от того, за какие взгляды они были брошены в тюрьму. И я выполню своё обещание», — сказал Игорь Марков.

Генеральный директор областной государственной телерадиокомпании Марина Аксёнова сообщила журналистам об угрозах физической расправы, которые она получила от активистов «Самообороны Майдана». «Мы, народная самооборона Майдана, в составе 5-й, 6-й и 7-й сотни зайдём в гости. Желательно до конца недели написать заявление об увольнении добровольно. Иначе будет больно. Срок — до понедельника», — говорится в полученном Аксёновой письме, подписанном одним из активистов. Марина Аксёнова в связи с этим уже обратилась в милицию и областное управление СБУ.

18 марта один из лидеров одесского Евромайдана депутат облсовета Александр Остапенко (фракция «Фронт перемен») был назначен заместителем губернатора.

20 марта активисты одесского «Евромайдана» передали новому прокурору области список лиц, которые, по их мнению, делали сепаратистские заявления и причастны к фактам избиения людей. В список попали экс-губернатор Николай Скорик, его бывший заместитель Александр Орлов, координатор «Молодёжного единства» Егор Кваснюк и директор охранной фирмы «Патриот» Дмитрий Копылов, которых обвиняют в организации избиения под ОГА 19 февраля. Депутат ПР в облсовете Виктор Волков, по мнению авторов списка, является идеологом ОГА и разжигает межнациональную рознь, а глава НСЖУ Юрий Работин якобы «крышевал» Антона Давидченко и «титушек». Главу Коминтерновской РА Ивана Марзака сторонники Евромайдана обвиняют в отправке автобусов с «титушками» в Киев, Григория Кваснюка — за его выступления на Куликовом Поле. В список вошли также лидер «Одесской самообороны» Антимайдана Денис Яцюк и Артём Давидченко. Активисты утверждают, что они оба призывали к расколу страны.

22 марта один из лидеров одесской «Русской весны», депутат Одесского городского совета Александр Васильев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он вынужден был перебраться в Крым, чтобы избежать ареста СБУ: «Не прошло и полугода, как нас хотели позакрывать при Януковиче за сопротивление при аресте Маркова, как теперь уже новая власть шьёт мне сепаратизм, — пишет депутат. — Не могу раскрыть всех подробностей, но поверьте, у меня были все основания считать, что после ареста Антона Давидченко утренний визит на повторный допрос в СБУ стал бы для меня билетом в один конец». «Обещаю приложить все усилия, чтобы люди которые заставили меня бросить Город, который я люблю как живого человека, бросить родной дом, семью, собранную за эти годы библиотеку, так вот, чтобы эти люди как можно скорее испытали бы на себе горький вкус слова „изгнание“…», — заканчивает своё сообщение депутат.

Депутат Одесского облсовета, руководитель областной организации партии «РОДИНА» Константин Гринченко, обращаясь к правоохранительным органам и местной власти, заявил: «Мы, партия „Родина“, за мирные акции. Обеспечьте безопасность и соблюдение закона на Куликовом Поле. Защитите одесситов от провокаций во время мирного собрания!». По словам депутата, участники акций на Куликовом Поле действуют в рамках закона и милиция должна их охранять — вместо этого власть прибегает к политическим арестам. «В Одессе нет сепаратистов, есть люди, которые всего лишь отстаивают свои права. И эти люди высказывают свою позицию мирно и законными средствами. Арест Давидченко — арест политический, и его должны освободить», — заявил депутат. Он также призвал участников акций быть максимально внимательными и не поддаваться на провокации

23 марта на Куликовом Поле состоялся многотысячный митинг противников Евромайдана, завершившийся маршем протеста против попыток узурпации власти в стране под символическим названием «Один за всех и все за одного». На этот раз организаторы марша сделали акцент на недопустимости политических репрессий на Украине и, в частности, выдвинули требование скорейшего освобождения одного из лидеров Куликова Поля Антона Давидченко. Выступавшие на митинге напоминали о конституционном праве граждан на свободу мирных собраний — маршей, местных референдумов и мирных митингов. Если политические репрессии продолжатся, а арестованные не будут отпущены, активисты намерены пикетировать административные здания и организуют мирный марш на Киев. Григорий Кваснюк (партия «Родина»): «Это даже не репрессии — это какой-то бандитизм, к власти пришли откровенные бандиты. Писать заявление на имя генпрокурора бесполезно — он „свободовец“». По словам Сергея Бовбалана (партия «Родина»), войну с Россией не поддерживают более 50 % населения юго-востока Украины, но власти предпочитают не обращать внимания на мнение людей, реагируя только репрессиями: «Мы действительно в состоянии войны, но с собственными властями. У нас, в „РОДИНЕ“, уже не осталось людей без уголовных дел. Эта традиция запугивания длится давно, и каждая новая власть сразу демонстрирует гнилую сущность». Бовбалан подчеркнул, что арест Давидченко — попытка его запугать, поскольку обвинения в его адрес абсурдны: он всего лишь требовал децентрализации власти и борьбы с коррупцией, не призывая к расколу страны. Депутат подчеркнул, что у одесситов есть право на мирные протесты и они его будут реализовывать. «Да здравствует многонациональный народ Украины», — завершил он своё выступление.

Тем временем, как сообщил отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, на территории области были усилены меры безопасности в районах, граничащих с Молдовой и Приднестровьем. Сотрудники органов внутренних дел совместно с пограничниками и представителями общественности были переведены на усиленный режим службы. На основных автомагистралях области были выставлены дополнительные пограничные наряды, в пунктах пропуска через государственную границу Украины был введён усиленный контроль и углублённый осмотр транспортных средств. Всего было сформировано тринадцать блокпостов, из них восемь — в области и пять — на въезде в Одессу. В каждом районе области были созданы милицейские поисковые группы, занимающиеся контролем за оперативной обстановкой и отслеживанием передвижения организованных групп граждан. Особое внимание при этом было направлено на приграничные районы с целью предотвратить проникновение на территорию Украины лиц, которые своими противоправными действиями могут дестабилизировать обстановку. На украинско-приднестровской границе были предприняты меры по усилению пограничных пунктов пропуска. К примеру, на пункте пропуска «Кучурганы» (Раздельнянский район) кроме блокпостов были обустроены позиции для ведения огня из автоматического оружия, пулемётов и гранатомётов, вырыт ров и возведены инженерные препятствия.

Советник губернатора Владимира Немировского Александр Остапенко на брифинге для журналистов заявил, что губернатор поддерживает постоянные тесные контакты с представителями силовых ведомств, что привело к повышению результативности их деятельности — в качестве примера он привёл задержание некой группы вооружённых сепаратистов. «Вероятно, ту угрозу, которая была осуществлена в Крыму, стоит рассматривать и на территории Одесской области», — отметил Остапенко, добавив, что видит в Одессе «хорошо организованные действия сепаратистов» и угрозу захвата области. По его словам, предпринимаемые меры по усилению границы с Приднестровьем связаны с тем, что в Приднестровье находятся российские войска, которые имеют достаточно высокий потенциал.

Как стало известно 24 марта, председатель правления ОО «Щит отчизны» в Одесской области Юрий Танклевский был арестован СБУ. Как сообщили интернет-изданию «Таймер» на условиях анонимности участники нескольких групп на Куликовом поле, Юрий Танклевский действительно вёл переговоры с участниками акций «Русской весны» в Одессе, предлагая им готовиться под его началом к более решительным, в том числе вооружённым действиям против нынешней власти. В частности, Юрий Танклевский уверял, что обладает прямой связью с правительством Крыма и может получать оттуда снаряжение и вооружение, а в перспективе — и вооружённые подкрепления. Источники «Таймера» утверждают, что роль «товарищей из Крыма» изначально играли сотрудники СБУ, а это значит, что вся история с «группой Танклевского» была провокацией СБУ. Юрий Танклевский — лицо достаточно известное в Одессе; в частности, он был связан с нардепом Геннадием Трухановым по линии восточных единоборств и взаимодействовал с ним в вопросах патриотического воспитания молодёжи, а в последнее время тесно сотрудничал с экс-губернатором Николаем Скориком. Он также занимал пост вице-президента Федерации «Киокушинкай Каратэ Уния Украины».

В ночь на 24 марта группа вооружённых людей совершила нападение на базу ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных работ ГСЧС Украины в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области, где хранится большое количество оружия и боеприпасов. Впоследствии оказалось, что нападавшими были жители города Балты, якобы желавшие завладеть оружием для «обороны родного города в случае вторжения» российских оккупантов.

26 марта одесские пограничники не пустили на Украину спецпредставителя главы Приднестровья по вопросам взаимодействия с органами государственной власти России Олега Сегала. Сегал прибыл в аэропорт Одессы из Москвы для дальнейшего следования в Тирасполь, но на этапе паспортного контроля его отвели в сторону, и представитель погранслужбы Украины объявил, что Сегал является нежелательной персоной в Украине.

Утром 27 марта около 80 представителей одесского Евромайдана собрались у здания Одесской облгосадминистрации на митинг «С кем вы, господин Немировский?». Собравшиеся потребовали от председателя облгосадминистрации чётко выразить свою позицию по событиям в Крыму и проявлениям сепаратизма в Одессе и области. Вторым требованием митингующих стало создание совета самообороны для того, чтобы координировать действия в случае массовых беспорядков. И наконец, одесский Евромайдан потребовал ликвидировать пророссийские настроения в южных районах Украины. Владимир Немировский согласился встретиться с группой участников митинга. Он ответил на основные вопросы, волновавшие собравшихся, осудив действия России в Крыму и заверив «майдановцев», что он с ними. Владимир Немировский выразил уверенность, что никакой опасности военных действий в регионе не существует: «Сегодня нет никаких симптомов и предпосылок для введения военного положения. Агрессия с гибелью людей невозможна, не будут утюжить танками. Все проблемы внутри — это коррупция». По словам губернатора, дважды в день он получает информацию от МВД Молдовы, МВД Приднестровья, Минобороны, пограничников и прочих ведомств о ситуации на границе, и в настоящее время особой опасности там нет.

28 марта депутаты Одесского областного совета отказались рассматривать обращение к Верховной Раде и Кабмину Украины с рядом предложений по стабилизации ситуации в стране, проект которого подготовил депутат от Партии регионов Вячеслав Маркин. В частности, авторы проекта обращения требовали прекратить уголовные дела, открытые по политическим мотивам в отношении общественно-политических активистов Антона Давидченко, Григория Кваснюка, Александра Васильева, Алексея Албу и других, придать русскому языку статус государственного и обеспечить статус региональных языков языкам национальных меньшинств региона. Кроме того, депутаты предлагали возобновить работу Конституционной Ассамблеи, созданной указом президента Украины, ввести двухпалатный парламент с представительством регионов, а также обеспечить финансовую самодостаточность местных советов.

28 марта на площади перед зданием облгосадминистрации собрались 70—80 активистов с Куликова Поля с красными флагами и флагами Одессы, лозунгами «Одессе — референдум» и «Украине — федерализацию» и другими. Активисты передали Владимиру Немировскому символические подарки — ведро с мелочью, как компенсацию за разбитые в здании стёкла, а также очки и бинокль, чтобы тот «лучше разглядел количество людей, собирающихся на Куликовом Поле». Обращение активистов губернатору передал депутат Вячеслав Маркин. Он сообщил, что люди обижены высказыванием губернатора, заявившего, что они стоят на Куликовом Поле за деньги, и теперь активисты приглашают его 30 марта на Куликово Поле для публичных извинений перед одесситами.

30 марта сторонники и противники Евромайдана провели традиционные митинги и шествия по городу. В ходе шествий произошёл ряд инцидентов, сопоставление которых позволило журналистам интернет-изданий «Таймер» и «Думская.net» сделать предположение о том, что они могли быть не случайными, а заранее спланированными. По мнению обозревателя «Думская.net», серьёзных столкновений и, возможно, даже жертв удалось избежать благодаря дисциплине и хладнокровию групп самообороны Куликова поля, работников милиции и членов общественных формирований по охране порядка.

Первым состоялся митинг на Приморском бульваре и марш за единство Украины под девизом «Не пустим агрессора в наш дом!». Участники пронесли по городу две ленты в цветах украинского флага, длина которых, по словам организаторов, составила по тысяче метров. Лидеры одесского Евромайдана оценили численность участников марша в 10-15 тысяч, интернет-издание «Таймер» — всего в пять тысяч. В конечной точке марша на Аллее Славы, где участники возложили цветы к Вечному огню и памятнику Неизвестному матросу, произошла первая провокация — Алёна Балаба, пресс-секретарь одесского «Евромайдана» и по совместительству городской организации партии «Удар», сожгла на огне три (по другим данным, две) георгиевские ленточки — символ сторонников федерализма и дружбы с Россией.

Активисты Куликова Поля начали свой митинг «Стоп репрессиям!» чуть позже. Организаторы объявили о создании «Одесской областной громады», цель которой — контроль за деятельностью местных органов власти. Участники митинга протестовали против начавшихся политических репрессий и требовали освободить арестованного Антона Давидченко и прекратить преследования других активистов, которых новые власти обвиняют в сепаратизме.

По окончании митинга активисты Куликова Поля организовали свой собственный марш по улицам Одессы — по Пушкинской до горсовета, к памятнику Дюку и Екатерининской площади, а затем обратно на Куликово Поле. При этом, в отличие от прежних дней, когда организаторам двух противоборствующих сторон удавалось координировать маршруты шествий, на этот раз ситуация была иной. Митинг сторонников единства Украины в парке Шевченко закончился примерно в 16 часов — как раз тогда, когда колонна с Куликова Поля выдвигалась на улицу Пушкинскую. Люди с украинской символикой начали неорганизованно расходиться из парка, и нежелательные встречи их с колоннами оппонентов стали практически неизбежными. На улице Пушкинской в районе Археологического музея на колонну напала группа из 25-30 активистов «Правого сектора». Завязалась потасовка. Вмешавшаяся милиция оттеснила нападавших на Приморский бульвар, к памятнику Дюку Ришельё. «Майдановцы» свистели и кричали «Наш Дюк», оппоненты отвечали лозунгами «Одесса — русский город», «Россия» и «Фашизм не пройдёт». Противники обменивались оскорблениями и нецензурными ругательствами. Над Дюком водрузили российский флаг. Активистам «Правого сектора», оказавшимся в меньшинстве, пришлось отступить вниз по Потёмкинской лестнице. Милиция в это время встала в качестве «живого барьера» между противниками. Потасовка окончилась без серьёзных травм для её участников, ограничившихся взаимным метанием яиц. Около 17:30 представители Куликова Поля покинули Приморский бульвар. Спустя примерно 20 минут на площадь стали стягиваться участники Евромайдана, к которым присоединились активисты «Правого сектора», ранее заблокированные милицией на Потёмкинской лестнице.

Утром 31 марта несколько десятков представителей одесского Евромайдана собрались перед зданием ОГА, требуя наказать активистов с Куликова Поля, которых они назвали зачинщиками стычки в центре города и в очередной раз обвинили в сепаратизме. По мнению митингующих, ареста одного лишь Антона Давидченко недостаточно. Советник губернатора Александр Остапенко, вышедший к собравшимся, заявил, что столкновение произошло по вине местных властей, которые дают разрешения на подобные марши.

31 марта губернатор Одесской области Владимир Немировский заявил в эфире телеканала «Первый городской», что «палаточный городок на Куликовом Поле не имеет законного права на существование». По словам Немировского, пришло время «перестать разговаривать и начать решать проблемы»: «Мы провели совещание, на котором присутствовал прокурор области, начальник ГУ МВД и глава управления СБУ. Мы приняли решение, что все нарушители общественного порядка в кратчайшие сроки будут вызваны в правоохранительные органы». Немировский подчеркнул, что после этих бесед часть активистов Куликова Поля отправятся «в ограниченное для свободы место… Само Куликово Поле и его правовой статус — это нахождение вне закона. Этому будет дано соответствующее правовое определение. Это касается всех причастных лиц: это и пожарные, и „Одессаоблэнерго“, и санитарные службы, которые до сих пор не проявляют должного отношения к этому незаконному образованию…».

Представитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил, что члены его организации не причастны к акции по сожжению георгиевских ленточек 30 марта: «Георгиевские ленточки — это символ Второй мировой войны, о которой мы помним и чьих героев мы чтим. Мы считаем неприемлемым сжигание символов Великой Отечественной войны». По его словам, представители «Евромайдана» предлагали одесскому «Правому сектору» присоединиться к сожжению ленточек, но активисты отказались. Глава Одесской облорганизации партии «УДАР» Андрей Юсов заявил, что недоволен таким поступком Балабы и вынесёт его на обсуждение исполкома облорганизации партии. По его словам, инцидент у памятника Неизвестному матросу не был запланированной акцией одесского Евромайдана. Сама же Балаба написала на своей страничке в социальной сети: «Да, это я сегодня сожгла три колорадские ленты в вечном огне. И сделала это, потому что это притянутый за уши символ, а не „лента победы“, придуманная недалёкими московскими пиарщиками». 1 апреля Алёна Балаба сообщила, что она более не является пресс-секретарём Одесской областной организации партии «УДАР». Позднее, в июле 2014 года, она возглавила кризисный медиа-центр при Одесской облгосадминистрации.

Апрель 
Утром 1 апреля сотрудники СБУ провели обыск в квартире депутата Одесского областного совета Алексея Албу: «Как заявили сами сотрудники спецслужб, они искали у меня списки активистов нашей организации и оружие», — сообщил Алексей Албу. 2 апреля духовенство одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата обратилось к Александру Турчинову с просьбой остановить репрессии, направленные против одесского священника Олега Мокряка, председателя епархиального отдела Одесской епархии по религиозному образованию, миссионерству и катехизации, настоятеля храма Святой Татьяны при Одесской юридической академии Олега Мокряка. Как сообщила пресс-служба епархии, по решению Шевченковского суда Киева в доме заслуженного священнослужителя и отца троих детей протоиерея Олега Мокряка был проведён обыск в связи с обвинениями в действиях, направленных против национальной безопасности Украины. Священнику ставится в вину общение с активистами Куликова Поля и проведение молебна об упокоении убитых во время событий на киевском Майдане, в частности, погибших сотрудников МВД. 3 апреля в Свято-Успенском монастыре митрополит Одесский и Измаильский Агафангел встретился с главой представительства мониторинговой миссии по правам человека при ООН в регионе Александрой Худокормофф, обсудил с ней «непростую ситуацию с правами православных верующих в Украине» и передал ей обращение духовенства и верующих к Генеральному секретарю ООН в защиту протоиерея Олега Мокряка от политического преследования.

Представители «Одесской дружины» Дмитрий Одинов и Денис Яцюк на пресс-конференции 2 апреля заявили, что все члены «Одесской дружины» — сторонники Украины как целостного федеративного государства: «Наши цели были стихийно обозначены с момента зарождения — мы были охранными отрядами мирных акций. Когда половина страны бегала с оружием, мы должны были что-то им противопоставить. Мы отстаиваем защиту русской культуры и языка, исторической памяти и справедливости, особенно среди молодёжи». По словам Дениса Яцюка, конечная цель активистов Куликова Поля — референдум. «Есть люди, которые нас называют сепаратистами… Мы выступаем за добрососедские дружеские экономические и политические отношения с Россией, Евразийским союзом», — подчеркнул он. Дмитрий Одинов отметил, что методы реализации целей «Одесской дружины» не выходят за рамки правового поля: «Это мирные марши, шествия, активная агитационная работа. Сейчас мы готовим ряд информационных проектов: канал вещания в Интернете, средства массовой информации. Важна также спортивно-патриотическая подготовка — это крайне эффективный метод… Есть огромный социальный запрос, который мы реализуем».

На 4 апреля была назначена внеочередная сессия Одесского горсовета, на которой, как ожидалось, ряд депутатов собирались поставить на голосование проект решения о смене и. о. мэра Одессы Олега Брындака на человека, лояльного претендующему на пост мэра Одессы Эдуарду Гурвицу. Одесский «Правый сектор» объявил тотальную мобилизацию в поддержку этой акции. Сторонники Евромайдана намеревались пробиться в сессионный зал и добиться увольнения Олега Брындака. Несмотря на то, что Одесский окружной административный суд запретил проведение массовых акций на Думской площади, это не остановило активистов. Собравшиеся на площади сторонники Евромайдана ожидали прибытия Эдуарда Гурвица и лидера радикальной националистической партии «Братство» Дмитрия Корчинского. Активисты «Правого сектора» принесли полную сумку пиротехники, из-за чего у них возник конфликт с одним из лидеров одесского «Евромайдана» Сергеем Гуцалюком. Сессия так и не состоялась ввиду отсутствия кворума.

6 апреля во время еженедельного митинга на Куликовом Поле началась процедура выдвижения в депутатский корпус территориальной громады Одессы. В этот же день в Луганской, Донецкой и Харьковской областях события приняли более радикальный характер: в Луганске участники антимайдановского митинга, выбив двери, ворвались в здание управления СБУ; в Донецке митингующие после потасовки с милицией вошли в здание облгосадминистрации; в Мариуполе противники Евромайдана ворвались в здание прокуратуры, требуя освободить «народного мэра» Дмитрия Кузьменко; в Харькове антимайдановские активисты заняли здание облгосадминистрации. 7 апреля активисты, взявшие штурмом Харьковскую облгосадминистрацию, объявили о создании народной республики. В тот же день было объявлено о создании Донецкой Народной Республики. В Николаеве в ночь с 7 на 8 апреля несколько сотен активистов попытались взять штурмом здание Николаевской облгосадминистрации.

7 апреля Эдуард Гурвиц, кандидат в мэры Одессы от партии «УДАР», обвинил руководство Одесской области в том, что оно не борется с акциями федералистов под российскими флагами: «Хотелось бы обратить внимание на то, что власть должна действовать более решительно, не потакая сепаратистам, а если говорить об Одессе, то и хулиганам. Хождение по городу с флагом России, призывы к Путину избавить от украинской независимости нужно пресекать. Пора заканчивать вольницу тех, кто ненавидит свою страну».

«Одесская дружина» обратилась к своим сторонникам с призывом воздержаться от попыток штурма админзданий: «Дружина действует согласно плану и ждёт наступления подходящего момента для народных гуляний. Все несогласованные действия и личная партизанщина — это не к нам. Кто хочет бежать сейчас с палками куда-то, могут смело это делать, но мы понимаем, что сегодня ещё не время. О чём и предупреждаем открыто. Мы принимаем решение исходя из внутренней оперативной информации и общему плану действий с Николаевом и Херсоном», — говорится в сообщении.

7 апреля на Приморском бульваре произошла стычка между представителями «Правого сектора» и группой неизвестных — как впоследствии выяснилось, активистов с Куликова Поля. После непродолжительной схватки нападавшие бросились в бегство, однако нескольких из них удалось поймать. Нападавших избили, уложили лицом на землю и сдали милиции. Руководитель одесского «Правого сектора» заявил на митинге у памятника Дюку, что если власть в ближайшее время не разгонит палаточный городок федералистов на Куликовом Поле — «этот рассадник сепаратизма», — то «Правый сектор» сделает это самостоятельно. В ответ, выступая со сцены Куликова Поля, Артём Давидченко заявил, что палаточный городок федералистов на Куликовом Поле будет укреплён баррикадами из автомобильных шин и колючей проволоки, чтобы обезопасить лагерь от любых возможных нападений. Артём Давидченко также сообщил, что число палаток на Куликовом Поле увеличится: по его словам, в них будут жить активисты из Одесской области, которые также будут участвовать в мероприятиях.

8 апреля губернатор Владимир Немировский заявил на своей страничке в социальной сети: «9 мая, по одесской традиции, на Куликовом Поле пройдёт масштабный военный парад. Будут ветераны, будут дети, будет красивая военная техника. И если кто-то, называющий себя патриотом Одессы, вздумает сорвать великий праздник наших ветеранов, он будет иметь дело лично со мной».

Лидер «Народной дружины» Артём Давидченко обратился к одесскому «Евромайдану», «Правому сектору» и губернатору в связи с последними событиями: «Вчера ваши люди заявили о намерениях разогнать мирный палаточный городок на Куликовом поле. Заявляю, что в случае применения силовых действий по отношению к Куликовому полю со стороны Самообороны либо „Правого сектора“ вы развяжете силовое противостояние, и в таком случае именно вам нести ответственность за последствия такого шага. На каждое действие будет адекватное противодействие. Надеюсь, у вас хватит благоразумия не начинать кровавое противостояние… Также хочу обратиться к нелегитимному губернатору Немировскому, который весьма озабочен какими-то провокациями на 9 мая. Так вот, господин Немировский, не Вам указывать одесситам, что им делать. С вашей стороны я вижу подлость и лицемерие, когда ваши покровители отменяют празднование 9 Мая в столице, запрещают праздник освобождения города в Херсоне. 9 мая мы обязательно пройдём грандиозным маршем по всей Одессе, и никто не сможет этого запретить. Вас в Ваше кресло назначила незаконная власть, а не выбирали жители области, помните об этом», — заявил он.

Тем временем на юго-востоке Украины продолжается восстание: в Донецке протестующие продолжают удерживать здание облгосадминистрации, власти отказались от штурма здания и ведут переговоры с активистами; в Луганске восставшие сохраняют контроль над зданием местного управления СБУ; в Харькове восставшие утратили контроль над зданием ОГА, но беспорядки в городе продолжаются. Тем временем «Правый сектор» заявил, что отправляет своих бойцов в города Юго-востока.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, 9 апреля представители «Евромайдана», «Антимайдана», ветеранских организаций и руководство милиции обсудили вопрос взаимодействия при проведении массовых мероприятий и предупреждения провокаций во время празднования годовщины освобождения Одессы. Как отмечают в милиции, представители «Народной дружины», «Одесской дружины», «Антимайдана», «Самообороны», «Автомайдана», «Евромайдана», «Правого сектора», «Патриота Украины» после длительных дебатов «пришли к единодушному согласию относительно воздержания в день празднования от любых действий, которые могут спровоцировать конфликт». «Евромайдановцы» пообещали не препятствовать использованию во время праздничных мероприятий Знамён Победы.

10 апреля возле одесской гостиницы «Променад», где остановился кандидат на пост президента Украины нардеп Олег Царёв, произошла массовая драка между активистами «Евромайдана», собиравшимися устроить самосуд над Царёвым, и активистами с Куликова Поля, пришедшими ему на помощь. Сотрудники милицейского спецназа, эвакуировавшие Олега Царёва из заблокированного сторонниками Евромайдана здания гостиницы «Променада», увезли его домой в Днепропетровск. После драки на Фонтане активисты «Одесской дружины» возвращались домой на общественном транспорте, не снимая масок и балаклав. В частности, в сети появилось видео, на котором дружинники возвращались домой на трамвае.

16 апреля на сайте, якобы принадлежащем Одесскому «Антимайдану», появилось объявление о провозглашении Одесской области «Одесской народной республикой» и призывы к блокаде транспортных развязок в городе: «С сегодняшнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на её территории народу». Лидер общественной организации «Народная альтернатива» Евгений Анохин заявил о непричастности сторонников Антимайдана к созданию ОНР: «Ни „Народная альтернатива“, ни „Народная дружина“ к этому не имеют никакого отношения, это не мы, и сайт, на котором опубликовали объявление, не наш». В радикальной организации «Одесская дружина», отвечающей у Антимайдана за силовой блок, также сообщили, что не знают, кто стоит за этим объявлением.

В ночь на 20 апреля неизвестные забросали коктейлями Молотова супермаркет «Сильпо». Ответственность за инцидент взяла на себя дотоле неизвестная пророссийская группировка «Бригада оперативного реагирования». В ночь на 25 апреля коктейлями Молотова было атаковано отделение «Приватбанка». Нападавшие, предположительно также имевшие отношение к «Бригаде оперативного реагирования», были задержаны; по словам пресс-службы СБУ, они планировали провокации во время торжеств 9 мая.

25 апреля к блокпосту в районе седьмого километра Овидиопольской дороги под Одессой подъехали на автомобиле неизвестные и бросили в него гранату. При взрыве осколками были ранены 7 человек.

В ночь на 28 апреля неизвестные бросили коктейль Молотова в двери исторического факультета Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, разбросав вокруг политические листовки, в которых факультет обвинялся в «шовинизме и русофобии». Возможно, это отчасти было связано с тем, что один из преподавателей факультета Александр Музычко в феврале 2014 года призывал к физическому уничтожению «украинофобской сволочи». По мнению декана факультета, поводом для нападения стало то, что интерьер здания был украшен государственными флагами Украины.

29 апреля в Одессу приезжал секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший комендант Майдана Андрей Парубий, он заехал на блокпосты, раздал бойцам самообороны бронежилеты, но так и не сказал, зачем приезжал. Потом Парубия ряд СМИ напрямую обвиняли в организации беспорядков 2 мая, самая распространённая версия гласит, что он специально свозил Самооборону Майдана из Киева, футбольных ультрас из Харькова и Правый Сектор для силовой ликвидации пророссийского палаточного лагеря на Куликовом поле, хотя сам лично непосредственного участия в уличных столкновениях не принимал. Узнав о визите Парубия в Одессу около сотни пророссийски настроенных активистов (в основном членов «Одесской дружины»), экипированных в бронежилеты и шлемы, ждали секретаря СНБО под стенами ОГА. Некоторые из них держали в руках биты и самодельные 8-угольные щиты. Однако, вместо Парубия к зданию ОГА прибыл немецкий сотрудник миссии ОБСЕ; митингующие набросились на него с упрёками, наперебой агитировали его за федерализацию и против «фашизма» и жаловались на Ангелу Меркель.

Май 
1 мая в лагере пророссийских активистов произошёл раскол. По информации издания «Думская.net», в тот день площадь покинули представители организации «Одесская дружина», а также часть «имперцев» и «казаков». Они отправились на место Мемориала героической обороны Одессы, под командованием сына пророссийского телеведущего Евгения Кваснюка, по согласованию с председателем Одесской ОГА, Владимиром Немировским. Однако, на Куликовом поле остались сторонники братьев Антона и Артёма Давидченко, а также представители организаций — «Народная альтернатива», «Народная дружина» и «Молодёжное единство».

За день до столкновений в группе Антимайдана был объявлен сбор участников для противостояния маршу сторонников единства Украины. Многие свидетели указывают на то, что участников призывали брать с собой колюще-режущие предметы для «самозащиты». Сбор сторонников Антимайдана был назначен на Александровском проспекте в близости от места прохождения марша Евромайдана.

2 мая

Утренние события 
Футбольный матч между «Черноморцем» и «Металлистом» должен был начаться в 17 часов в парке имени Тараса Шевченко. Сбор болельщиков был запланирован на 15 часов на Соборной площади, откуда колонна должна отправиться в Парк Шевченко, на центральный стадион «Черноморец». Утром того же дня на одесский железнодорожный вокзал внепланово прибыл поезд из Харькова с болельщиками «Металлиста». Ещё часть болельщиков прибыла другим транспортом. В город на майские праздники приехало довольно много людей из других регионов страны, в частности, активисты и сотники киевской «Самообороны».

В 12:00 дня в управлении прокуратуры Одесской области, которая находится по адресу улица Пушкинская, началась встреча на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе». Вёл собрание заместитель Генерального прокурора Украины, Николай Банчук. Там же присутствовали руководители областной прокуратуры, областных правоохранительных органов, а также командиры воинских подразделений, которые базировались в области. Участники этого собрания, по некоторым данным, выключили телефоны, но принимали SMS-сообщения и свободно выходили в сеть Интернет. В то же время, по состоянию на 13 часов, по некоторым данным, 700 сотрудников милиции были предназначены для обеспечения порядка на стадионе, где должен был пройти матч, ещё 100 сотрудников должны были идти вместе с колонной болельщиков, несколько десятков милиционеров обеспечивали порядок на Куликовом Поле и ещё около 100 сотрудников находились в резерве в автобусах в районе улиц Екатерининской, Пушкинской и Еврейской. Начальник ГУ МВД Украины по Одесской области Пётр Луцюк имел разработанный план противодействия беспорядкам («Волна») и даже подписал его — но не зарегистрировал и не осуществил. Сам Луцюк весь день провёл на футбольном стадионе, и объяснил такое поведение просто: «Там было много людей».

Столкновения в историческом центре города

Формирование колонны сторонников Антимайдана 
Примерно в 13:30 на Александровском проспекте в районе пересечения с улицей Жуковского начался сбор антимайдановских активистов во главе с Сергеем Долженковым («Капитаном Какао»). Костяк этой группы составила «Одесская дружина». На руках у них были повязаны георгиевские ленточки и повязки из красной изоленты. Численность сторонников Антимайдана была около трёхсот человек, а силы их противников превосходили их по крайней мере впятеро.

Формирование колонны сторонников Евромайдана 

2 мая 2014 года в 15:00 сторонники Евромайдана совместно с болельщиками футбольных клубов «Черноморец» и «Металлист» (позднее представители ФК «Металлист» отрицали факт участия своих фанатов в последовавших беспорядках) планировали организовать марш «За единство Украины», для чего собрались в центре города, на Соборной площади. Здесь также присутствовали члены «Самообороны Майдана», вооружённые битами и металлическими цепями и экипированные касками и щитами, а именно 3-я, 8-я и 14-я сотни самообороны. При этом многие скрывали свои лица под масками. Согласно более поздним свидетельствам очевидцев, некоторые активисты «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» были вооружены топорами, деревянными и металлическими палками, а также огнестрельным оружием.

В событиях также принимали участие активисты Евромайдана из других городов Украины: Николаева, Днепропетровска, Винницы, Житомира, Херсона, Донецка. Общее количество завезённых в Одессу журналисты информационного агентства Таймер оценили от 300 до 700 человек.

По версии, опубликованной российским агентством РИА «Новости» со ссылкой на сторонника Антимайдана, депутата Одесского областного совета Вадима Савенко, в столкновениях под видом футбольных фанатов якобы участвовали военнослужащие двух добровольческих батальонов: «Шторм» (одесский) и «Днепр-1»(днепропетровский)". Фактически в «Днепре-1» к тому времени была сформирована только рота в 42 человека, формирование «Шторма» только начиналось.

Столкновения на Греческой 

В середине дня около 300 хорошо организованных сторонников федерализации атаковали группу числом около 2000 сторонников территориальной целостности Украины. Обе стороны применили онгестрельное оружие.

Примерно в 14:55 противники Евромайдана получили информацию о том, что во дворе дома № 36 по улице Жуковского (где расположен штаб общественной организации «Рада громадської безпеки») якобы раздают огнестрельное оружие участникам Евромайдана, а также загружают оружие в автомобиль. Они направились по указанному адресу и пытались прорваться во двор. Им препятствали милиционеры, выстроившиеся шеренгой перед входом. Активисты также разбивали стёкла в автомобилях, припаркованных возле этого дома. Они надеялись обнаружить там огнестрельное оружие, но оно так и не было найдено. Затем они вернулись на Александровский проспект. Сторонники Антимайдана заверяли милиционеров, что собираются идти параллельно колонне ультрас и вмешаться только в случае, если те изменят маршрут шествия и пойдут сносить лагерь на Куликовом Поле. Куда именно планировала выйти колонна Антимайдана так точно и не установлено. Факт в том, что их маршрут пересекался с дорогой колонны «Самообороны». Милиционеры попытались развести две враждебные колонны, ставя на пути активистов заслоны. Предположительно, стражи правопорядка пытались запереть их в тупике.

Однако в последний момент Долженков развернул сторонников Антимайдана и повёл их на Греческую площадь, скандируя: «Майданутых на кол!». Командиры одесской самообороны Майдана, узнавшие о сборе антимайдановских активистов, пытались дозвониться до «Капитана Какао», но он так и не взял трубку. В процессе движения участники марша в масках и касках выкрикивали агрессивные лозунги в сторону сторонников Евромайдана. В 15:28 враждебные стороны наконец увидели друг друга. Тут же начались столкновения у выхода на площадь. С одной и с другой стороны летели светошумовые гранаты, а со стороны ТЦ «Афина», захваченного сторонниками Антимайдана, велись выстрелы по противникам  . В первые минуты противостояния активистов разделил кордон милиции, полностью перекрыв улицу, однако, это мало помогло, ведь дерущиеся постоянно перемещались по улицам и каждая из сторон перекидывала камни и взрывные пакеты через кордон милиции. За первые полчаса противостояния, пострадали минимум 10 человек, которые были почти сразу выведены из толпы для предоставления медицинской помощи.

С самого начала на месте событий находился начальник милиции общественной безопасности Главного управления МВД в Одесской области, полковник Дмитрий Фучеджи. По данным сторонников Евромайдана, он активно содействовал их противникам, а подчинённые ему милиционеры относились к ним лояльно и не пытались разоружить. Камеры запечатлели момент, где Фучеджи стоял за спиной сторонника Антимайдана, вооружённого револьвером и не предпринял никаких попыток остановить его. Сам же Фучеджи, в конце мая, в интервью российскому телеканалу «НТВ» утверждал, что одесская милиция получила команду из Киева не вмешиваться в события, а столкновения спровоцировали переодетые в сторонников Антимайдана участники «Правого сектора». В ходе противостояния лидер местного «Автомайдана» Евгений Резвушкин получил серьёзное ранение в глаз, а также появилась информация, что пророссийские активисты стреляют из пневматического оружия.

В 16:00 к месту событий со стороны улицы Екатерининской въезжает белый микроавтобус Ford Transit АН6852ЕО. По словам очевидцев, за рулём микроавтобуса находился активист так называемой «мобильной группы» при «Народной дружине» Куликова Поля по кличке «Боцман» (Виталий Будько). Он был вооружён автоматом АКС-74У. Более точно время прибытия микроавтобуса можно узнать по записи с камер видеонаблюдения Приморского районного отделения милиции (ул. Греческая, 42). В предоставлении этой записи комиссии было официально отказано. Прибыв на перекрёсток Греческой и переулка Вице-адмирала Азарова, Боцман направляется к месту столкновений. Укрываясь за милицейской шеренгой, Боцман неоднократно стрелял одиночными в сторону активистов «Евромайдана». Это их не останавливает: при выстрелах «майдановцы» отбегали назад, затем атаковали снова. По подсчётам члена так называемой «Группы 2 мая» Юрия Мукана, Боцман совершил 18 выстрелов. Милиция и антимайдановские активисты, оказавшись под плотным градом камней, начали отступать. Сторонники Евромайдана, имеющие большое численное преимущество, принялись окружать и теснить оппонентов со всех сторон. В это самое время (16:10) появляется первая жертва: пулей в живот смертельно ранен десятник «Правого Сектора» Игорь Иванов (от полученного ранения он умер в больнице). Спустя несколько минут (16:21) пулей в лёгкое убит самооборонец  (он скончался на углу ул. Дерибасовской и Преображенской до приезда «Скорой») Оба были убиты пулями калибра 5.45 миллиметров. Именно на вооружённого АКСУ Боцмана была возложена вина гибели этих двух активистов. Однако Будько в 2017 году в интервью российскому телевидению (ВГТРК) свою вину категорически отрицал и рассказывал, что стрелял по людям из бутафорского оружия с целью напугать активистов Евромайдана. Сам автомат так и не нашли, поэтому ответить на вопрос стрелял Боцман боевыми или нет, невозможно. В пользу его версии говорит тот факт, что милиционеры подходили к Будько, проверяли его оружие и убедившись, что оно якобы не боевое, позволяли ему беспрепятственно «пугать майдановцев» выстрелами. Как установили эксперты «Группы 2 мая», ранее у Боцмана действительно был страйкбольный автомат, стреляющий пластиковыми шариками, но оружие, использованное им на Греческой, было боевым. На видео хорошо видно, как при выстреле у автомата Боцмана отводится затвор и вылетают отстрелянные гильзы, что целиком опровергает версию страйкбольного оружия. Невозможно и то, что Боцман стрелял холостыми, так как при стрельбе холостыми для перезарядки используется специальная дульная насадка, которой у Боцмана не было. Ещё одним доводом в пользу того, что Боцман стрелял именно боевыми, является гильзы, найденные журналистом Сергеем Дибровым уже после событий на том месте, откуда он вёл огонь. Гибель сторонников Евромайдана привела к крайнему ожесточению со стороны их соратников. Начинают идти в ход «коктейли Молотова», которые здесь же приготовляют девушки, затем у «майдановцев» появляется огнестрельное оружие, которое они используют против оппонентов.

Появились жертвы от огнестрельных ранений и среди сторонников Антимайдана. Примерно с 17:45 по ним велась стрельба из гладкоствольного охотничьего ружья с балкона Болгарского центра культуры. Для стрельбы использовались патроны, заряженные картечью двух различных диаметров. Предположительно, в результате этой стрельбы были убиты активисты Антимайдана Александр Жульков, Николай Яворский, смертельно ранен Евгений Лосинский. Интересно, что если место и время гибели Иванова и Бирюкова известно довольно точно, то в случае со сторонниками Антимайдана всё сложнее. Хорошо зафиксировано только смертельное ранение Евгения Лосинского. Лосинский был приметен благодаря своему снаряжению (он пошёл на Греческую в ярко сияющем на солнце шлеме), а поблизости работали сразу несколько фотографов и стримеров — на одном из видео было видно, как Евгения выносили с поля боя с огнестрельными ранениями живота. Лосинский умрёт 11 мая в больнице от гангрены. Из тела Евгения извлекут три крупных картечины (диаметром 7,5 миллиметра, так называемая картечь № 4), две из которых попали в живот, одна — в бедро. Картечь пробила печень, селезёнку, повредила левую почку. Момент, когда был смертельно ранен Александр Жульков, тоже известен — есть по крайней мере одна видеозапись, на которой видно, как Жульков падает. Подозреваемый в стрельбе — активист Правого Сектора Сергей Ходияк, опознанный по кадрам видеосъёмки, позднее задержанный и затем выпущенный на свободу. Стрельба Ходияка оказывается одним из переломных моментов дня. Залпами из его ружья в общей сложности ранило нескольких милиционеров. По официальной версии, от рук Ходияка погиб активист Куликова поля Евгений Лосинский. Серьёзное ранение, также предположительно от выстрела из ружья Ходияка получил журналист Олег Константинов, и был ранен в ноги командир «Одесской дружины» — Сергей Долженков. Тот факт, что Александр Жульков и Николай Яворский, как и Евгений Лосинский, были убиты картечью, даёт некоторым основания утверждать, что их убийцей, возможно, также мог быть Сергей Ходияк. Доказать или опровергнуть эти утверждения сложно: на картечи невозможно найти индивидуальных отметок, которые оставляет оружие. В настоящее время никакой информации о подозреваемых в убийстве Жулькова и Яворского нет. В районе пересечения улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова от огнестрельного ранения в грудь погибает ещё один активист Антимайдана Геннадий Петров. Согласно заключению экспертов, он был убит из оружия калибра 5,6 мм. Пуля попала ему левую верхнюю часть груди, задела сердце, желудок и печень. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено, подозреваемые в совершении данного убийства отсутствуют.

В 17:30 сторонники Евромайдана захватили пожарную машину, которая прибыла на место столкновений по вызову о горящем легковом автомобиле, и начали использовать её в качестве тарана для прорыва баррикад Одесской дружины. От града камней в машине было выбито лобовое стекло. Вскоре в кабину попадает коктейль Молотова, машина загорается и остаётся дымить перед торговым центром «Афина». Милиция окончательно блокирует квартал улицы Греческой от Преображенской до переулка Вице-адмирала Жукова. Были выстроены несколько шеренг в районе магазина «Галактика». Перекрыт переулок Вице-адмирала Жукова в районе магазина «Антошка», а также посреди квартала между Дерибасовской и Греческой улиц. Часть сотрудников милиции, находящаяся на перекрёстке Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова на передислокации, перематывают щитки на руках красным скотчем, аналогичным тому, который используют для идентификации активисты «Одесской дружины». Примерно в 18:00 группа активистов Куликова поля обращается к офицеру МВД подполковнику Михаилу Пасечникову с просьбой помочь согнать людей с огнестрельным оружием, которые вели огонь с балкона Центра болгарской культуры. Группа активистов и милиционеров проникают в помещение Центра, разбивают окно наружу и с внутренней лестницы вытесняют людей с балкона при помощи огнетушителей. На балконе находилось также большое количество горючих материалов, которые от забрасываемых горящих бутылок воспламенились. Пожар оперативно ликвидируют при помощи огнетушителей изнутри здания активисты Куликова поля и снаружи — активисты Евромайдана.

В 17:55 Дмитрий Фучеджи получает лёгкое ранение руки. Врач «скорой помощи» настаивает на эвакуации полковника вместе с другими пострадавшими. Среди прочих, в этой же машине, с места событий уезжает Боцман. Вследствие чего возникла версия, что между ними был сговор с целью дать Боцману возможность скрыться от следствия. 5 мая они оба были объявлены в розыск. Позже в ряде СМИ распространялся слух, что Боцмана 6 мая якобы застрелили агенты ФСБ, чтобы потом списать это преступление на «бандеровцев» с целью совершения дальнейших провокаций в Одессе.

К 18:00 «куликовцы» (сторонники Антимайдана, занявшие Куликовскую площадь), которых было в несколько раз меньше, оказываются практически разбиты. Небольшая часть (порядка тридцати человек) противников новой украинской власти отступила в торговый центр «Афина», расположенный в месте столкновений, и заняла там позиции, в том числе разместила стрелков для обороны. Они отстреливались из травматического и огнестрельного оружия. Остальные антимайдановские активисты рассеялись, просочившись сквозь кордоны милиции и в тех местах, где заслоны «майдановцев» менее прочны. Бо́льшая часть сторонников Евромайдана двинулась на Куликово поле, некоторое их количество блокировало торговый центр «Афина», пытаясь взять в плен укрывшихся там противников. К 18:30 бой на Греческой закончился. В общей сложности в этих столкновениях из огнестрельного оружия было убито четверо противников Евромайдана и двое его сторонников. Пострадало не менее 18 милиционеров, получивших ранения от охотничьего, пневматического и травматического оружия. Забаррикадировавшиеся в торговом центре «Афина» сторонники Антимайдана сдаются милиционерам, их выводят по «коридору позора» и грузят в автозаки.

События на Куликовом поле

Разгром палаточного лагеря на Куликовом поле 

Около 18:00 на Куликовом Поле лидер «Куликова Поля» Давидченко, а также присутствующие депутаты от коммунистов получили информацию о поражении сторонников Антимайдана на Греческой площади. Стало очевидно, что после этого сторонники Евромайдана направятся на Куликово Поле с целью разгромить лагерь. Участники лагеря обсуждали варианты: всем разбежаться; забаррикадироваться в Доме Профсоюзов и защищаться, удалив женщин и лиц преклонного возраста. Победу одержал второй вариант, но женщины и старики наотрез отказались уходить. Около 18:30 на Куликовом Поле появились бежавшие участники столкновений на Греческой. Часть из них, в том числе Будько, убеждали собравшихся разбежаться и бежали сами; другие же остались защищать Дом Профсоюзов. Из значимых фигур с «куликовцами» у Дома Профсоюзов остался лишь депутат Вячеслав Маркин. Сначала принимается решение оборонять палаточный лагерь целиком. Активисты пытаются перегородить Куликово поле баррикадой из подручных средств, имеющихся в лагере. Почти сразу становится ясно, что из этой затеи ничего не выйдет: для создания столь массивной баррикады материалов явно не хватит. Тогда принимается компромиссное решение: построить баррикаду на крыльце Дома профсоюзов, бросив основной лагерь на произвол судьбы.

Около 18:50 обитатели палаточного городка взломали входные двери Дома Профсоюзов и стали заносить туда имущество, а самый Дом Профсоюзов баррикадировать, в том числе мешками с песком. Также, в виде приготовлений к обороне, заготавливали камни в мешках, которые затем заносили к окнам верхних этажей и на крышу. Вход в Дом Профсоюзов забаррикадировали с внешней стороны, используя материал баррикад, находившихся на Куликовом Поле. В коридоре 2 этажа был организован импровизированный госпиталь. На крыше расположились два активиста с красными повязками и коктейлями Молотова. Также у защитников имелась пара охотничьих ружей. Этими силами и средствами решили дать бой. В то же самое время, после ликвидации последнего очага сопротивления сторонников Антимайдана в центре города (ТЦ «Афина»), неорганизованные группы сторонников Евромайдана начинают движение в сторону Куликова Поля.

В 19:20 на Куликовом Поле показались первые группы сторонников Евромайдана и начали разбирать палатки. Тотчас начались столкновения, в которых использовались камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью..

По данным МВД Украины, сторонники Антимайдана вели огонь из огнестрельного оружия с нескольких огневых позиций, оборудованных, в частности, на крыше и в кабинетах на 2-3 этажах здания. Однако следователи потом заявляли, что не нашли гильз от огнестрельного оружия — только от травматического. Около 19:30 на телефон «Службы спасения» стали поступать первые вызовы (о горящих палатках). В это же время в здание сумела ворваться группа из пяти болельщиков «Черноморца». Спустя несколько минут, через выломанную дверь бокового входа в южный флигель здания в сопровождении журналистов и стримеров врывается большая группа сторонников Евромайдана. Они рассредоточились по зданию, пытаясь выломать двери кабинетов, и вывели из здания женщину. Группа человек поднялась на верхние этажи.

Пожар в Доме профсоюзов 

Пророссийские активисты в это время были сбиты с баррикады перед главным входом и отступили в фойе, где вновь начали баррикадироваться. В результате весь вестибюль оказался завален грудой сухой пластиковой и деревянной мебели; среди прочего там находился и генератор для палаточного городка, с бензином внутри. Обе стороны применяют коктейли Молотова. Проукраинские активисты бросают коктейли Молотова в том числе в сторону третьего этажа. По свидетельствам очевидцев, находящийся внутри здания на третьем этаже бросил коктейль Молотова изнутри в закрытое окно; стекло не разбилось, и внутри начался пожар.

В 19:45 на линию 101 поступило первое сообщение о возгорании внутри Дома Профсоюзов. Но пока что это были лишь отдельные очаги. В 19:52 загорается баррикада в вестибюле перед центральным входом, и затем буквально в считанные секунды огонь охватывает здание. От центральных дверей здания огонь распространился в холл первого этажа, а потом пошёл вверх по этажам, чему способствовало слишком позднее прибытие пожарных расчётов. По воспоминаниям спасшихся, огонь пошёл снизу, с первых этажей. К тому же многие «куликовцы» стояли у окон, перекидываясь камнями с сторонниками Евромайдана внизу, и в азарте боя слишком поздно заметили, что сзади надвигается смертельная угроза. Пророссийские активисты в панике начинают выпрыгивать из окон. Болельщики «Черноморца» и часть активистов Евромайдана, осознав ситуацию, приступают к операции по их спасению. К 20:00 штурм горящего здания прекращается, болельщики и сторонники Евромайдана начинают забрасывать верёвки людям, просящим о помощи в окнах 2-3 этажей центрального здания. Молодой человек, пытавшийся бросить бутылку в здание, был отогнан и едва не побит самими сторонниками Евромайдана. Затем болельщики «Черноморца» при помощи отряда Самообороны Евромайдана подтаскивают к окнам металлические конструкции сцены, стоявшей на Куликовом Поле.

Как утверждает журналист Сергей Дибров, большинство собравшихся на площади (сторонники Евромайдана, болельщики «Черноморца», ушедшие после первого тайма, большинство из двадцати тысяч покинувших стадион после матча болельщиков) приветствуют каждого спасённого возгласом «Слава Украине!». Однако с крыши Дома профосюзов в сторонников Евромайдана продолжают лететь камни, стёкла и подручные предметы. Активист Евромайдана, гражданин РФ Андрей Красильников, был ранен выстрелом из окна в ключицу пулей 12 калибра. Сам Красильников рассказывал: «Я подошёл к центральному входу, там было человек двадцать, и мы пытались снять четырёх человек, которые находились на карнизе второго этажа — там было три парня и одна девушка». В этот момент он увидел, что с третьего этажа высовывается ствол. «Я крикнул: „Снайпер!“ — и мы быстро разбежались. Я встал за ёлку, минуты две-три за ёлкой простоял, начал выходить, высунул плечо — сильный удар — меня подстрелили»

В 20:09 появилась первая пожарная машина, в 20:18 — вторая. Сторонники Евромайдана снимают с неё фрагмент лестницы и устанавливают его на металлическую конструкцию, что позволяет эвакуировать людей с 3 этажа южной части здания.

Одна из спасенных из здания впоследствии утверждала, что активисты Евромайдана стреляли по пожарным лестницам. Однако существуют также видео и фото свидетельства того, как сторонники Евромайдана разобрав металлоконструкции сцены, помогали людям спустится по ним из окон второго этажа горящего здания.

В то время как часть сторонников Евромайдана (вместе с болельщиками «Черноморца») спасали его противников из огня, другие сторонники избивали спасшихся. При этом многие из них тоже были одеты как болельщики. В статье, опубликованной Би-би-си, были приведены различные мнения о действиях сторонников Евромайдана: в то время, как один из переживших пожар, опрошенный российским государственным каналом Russia Today, утверждал, что он не мог спуститься вниз, так как протестующие жестоко атаковали спустившихся, очевидцы, опрошенные Kiev Post, утверждают, что про-украинские активисты спасли десятки людей из пожара. Также Би-би-си отмечает: . С другой стороны, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти погибших в Доме профсоюзов не выступали ни огнестрельные ранения, ни удары тяжёлыми предметами, ни удушения. Как отмечал глава Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимир Боделан, сторонники Евромайдана так избивали спасённых людей, что ещё остававшиеся в здании отказывались выходить оттуда. Пожарные были вынуждены, рискуя здоровьем, прикрывать собой людей от агрессивной толпы. В 20:50, по отчёту ГКЧС, пожар был ликвидирован.

Всего, по подсчётам Боделана, из здания было выведено с помощью пожарных около 350 человек. Спасшиеся сторонники Антимайдана были собраны противоположной стороной, некоторые избиты и сданы милиции. Всего в результате пожара, по официальным данным, погибло 42 человека.

После произошедших событий в интернете сторонники Антимайдана начали выкладывать фотографии, домашние адреса, номера телефонов и информацию о близких жителей Одессы, участвовавших в евромайдановских акциях и, вероятно, причастных к событиям 2 мая. Этих людей называли «боевиками „Правого сектора“» и «фашистами», также размещались призывы к мести за погибших во время пожара.

Версии о причинах произошедшего в Доме профсоюзов 

По словам выживших сторонников Антимайдана, в Доме не было обязательных по технике безопасности огнетушителей, в строении была полностью отключена вода.

Версия экспертов «Группы 2 мая» 
По мнению экспертов «группы 2 мая», очень высокие дверные проёмы, широкий лестничный колодец и перепад высот создали при горении тягу, которая осуществлялась с фойе 1 этажа через лестничную клетку на 5 этаж. Эксперты делят пожар на несколько фаз. В первой фазе разгорался огонь в фойе. Однако когда прогорели двери центрального входа, увеличившийся поток воздуха спровоцировал вспышку пламени в районе лестничных пролётов с задней стороны Дома Профсоюзов. Огонь моментально охватил лестничную площадку между 1 и 2 этажом. Температура достигала 600 градусов на уровне 1 этажа и 200 градусов на лестнице 5-го. Если в первой фазе свежий воздух поступал из дверей, а горячий воздух и продукты сгорания поднимались по лестничному пролёту и распространялись по коридорам, то во второй фазе произошла инверсия тяги, при этом тяга многократно усилилась. Это и было причиной того, что лестницы оказались охвачены пламенем практически мгновенно, что дало повод для конспирологических версий с обеих сторон.

Конспирологические версии 
Повязки из красной изоленты, повязанные якобы сторонниками Антимайдана, были также у некоторых милиционеров — именно там, где милиция пропустила толпу через свои ряды. Показаны кадры, как сотрудники милиции командуют сторонниками Антимайдана; также обращается внимание на то, что эти же люди с повязками позже бросали бутылки с зажигательной смесью с крыши Дома профсоюзов, хотя в других местах среди участников этой стороны они не были замечены.

По версии корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина (со ссылкой на назначенного после трагедии губернатора Игоря Палицу и собственные фотоматериалы), поджог мог быть произведён изнутри здания неизвестными диверсантами, имевшими туда доступ задолго до трагедии; в подтверждение данной версии корреспондент указывает на то, что следы пожара в основном локализованы в районе лестничных пролётов, а конференц-зал, окна которого выходят к входной колоннаде, откуда здание забрасывали «коктейлями Молотова», от пожара не пострадал.

Слухи, о том, что в Доме профсоюзов было использовано некое отравляющее вещество, начали появляться практически сразу же после трагедии. Так, уже 3 мая 2014 года первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что люди «погибли внезапно, очень быстро» из-за «горения некоего вещества, которое выделяло газ». 19 мая 2014 года на пресс-конференции заместитель начальника ГСУ МВД Украины Виталий Сакал заявил, что в Доме профсоюзов в Одессе следователи обнаружили хлороформ. Следы вещества содержатся в мусоре и саже, изъятых с места происшествия. Российские эксперты химики-органики скептически отнеслись к заявлениям, что причиной смерти погибших в Доме профсоюзов мог стать хлороформ. По их утверждениям для того, чтобы несколько десятков человек даже в относительно небольшом по размеру помещении насмерть отравились хлороформом, «его нужно разлить в чрезвычайно больших количествах — многие десятки, если не сотни литров» и делать это в герметически закрытых помещениях. Таких условий, по словам экспертов, в одесском Доме профсоюзов не было. МВД Украины заявило, что к трагическим событиям в Одессе 2 мая могут быть причастны определённые политические силы, а само событие представляется спланированным. В украинских СМИ высказано предположение, что среди причин случившегося могут, в том числе, присутствовать и бизнес-интересы, связанные с начавшимся после смены власти в Киеве очередным разделом сфер влияния в хозяйственном кластере Одессы.

В сентябре 2019 Государственное бюро расследований Украины по заявлению Андрея Портнова завело дело против экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. Сотрудники ГБР проводили расследование по факту возможного «создания и координации» Парубием «незаконных вооружённых формирований с целью совершения массовых беспорядков», что якобы привело к массовой гибели людей.

Погибшие и пострадавшие во время событий 2 мая 

Всего на 14 мая 2014 года подтверждено 48 смертей в результате столкновений на Греческой улице (тут погибло шестеро — четверо на месте и двое в больнице) и на Куликовом поле, 11 — выпали из Дома профсоюзов (из них 2 умерли в больницах), 31 — находились в Доме Профсоюзов (из них 1 умер в больнице). Из 43 опознанных семь женщин; 32 отравились газом, испарениями погибли от ожогов; 10 разбились насмерть, выпрыгивая из окон; шестеро погибли от огнестрельных ранений. Самому старшему погибшему было 70 лет, самому младшему − 17.

По состоянию на 14:00 4 мая 2014 года по данным оперативного штаба города в больницы Одессы обратилось 226 человек. Из обратившихся 88 человек госпитализированы, в том числе один подросток 17 лет. Число «тяжёлых» больных за сутки уменьшилось с 40 до 26 человек. Городские власти обратились к горожанам с просьбой сдавать кровь для раненых. Пострадавшие, находящиеся в городских больницах, имели следующую природу травм:
 огнестрельные ранения — 13 человек,
 ожоговые травмы — 8 человек,
 тупые травмы, в том числе черепно-мозговые — 53 человека,
 колото-резаные травмы — 7 человек,
 отравление угарным газом — 13 человек.

Некоторые источники утверждали, что большое количество людей погибло из-за отравления не угарным газом, а неизвестными отравляющими веществами. Об этом заявлял и начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал. По его словам, в здании долгое время находился хлороформ и, вероятно, именно он явился причиной отравления, так что, по его версии, 32 человека погибли в результате отравления неизвестным веществом, а не из-за высокой температуры и удушья.

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок сообщил, что среди получивших огнестрельные ранения в ходе столкновений 2 мая есть трое активистов его партии.

Во время столкновений на Греческой площади пострадали двое журналистов — металлическими пулями был ранен в руку, спину и ногу главный редактор одесского новостного сайта Думская.net Олег Константинов — журналист работал в рядах пророссийских активистов, которые были обстреляны сторонниками Евромайдана. Также был ранен в руку журналист интернет-издания «Таймер» Антон Доценко.

Пострадало двадцать два сотрудника милиции — у двоих из них огнестрельные ранения. У остальных ранения получены из-за стрельбы из охотничьего и травматического оружия. По милиционерам стрельбу вели сторонники евромайдана.

Милиция опровергла информацию ТСН, что 15 погибших при пожаре были россиянами, ложной была признана и информация о нахождении оружия в здании. Почти все пострадавшие были жителями Одессы и Одесской области. Из 48 погибших 46 являлись жителями Одессы и Одесской области, один погибший из Николаевской области и один — из Винницы.

Реакция Украины 

В связи с гибелью людей одесские власти объявили трёхдневный, а по всей территории Украины был объявлен двухдневный траур. Кроме того, одесский горсовет объявил 2 мая ежегодным днём траура в Одессе. Арсен Аваков уволил начальника ГУ МВД в Одесской области Петра Луцюка.

Председатель Одесской областной государственной администрации Владимир Немировский обвинил силовые органы Украины в преступном бездействии.
Сегодняшних жертв в Одессе можно было избежать. Для этого силовикам всего-то нужно было не торговать своей Родиной, своей Совестью, и следовать Присяге Украинскому Народу. Если бы милиция следовала требованиям руководства области, а не занималась дипломатией, сегодня все было бы иначе. Но они, как и всегда прежде, думали не о стране, а о собственном комфорте. Стыд. 

Владимир Немировский также заявил следующее:
Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и задержание вооружённых террористов, считаются законными
Исполняющий обязанности главы Администрации Президента Сергей Пашинский назвал произошедшее «провокацией ФСБ». Эту версию МИД России назвал «бредом и тотальным враньём». После этого служба безопасности Украины заявила, что беспорядки финансировал экс-вице-премьер Украины Сергей Арбузов и бывший министр доходов и сборов Александр Клименко. В свою очередь бывшие министры в интервью российским СМИ категорически опровергли свою причастность. По словам исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, организаторы драки в Одессе, которая состоялась 2 мая, координировали свои действия из России.

4 мая в Одессе около сгоревшего здания Дома профсоюзов прошла панихида по погибшим, переросшая в митинг со скандированием пророссийских лозунгов.

4 мая 2014 года партия «Правый сектор» на своей официальной странице в интернете в разделе «публикации» опубликовала заметку Евгения Трофименко, в которой события 2 мая 2014 года в Одессе были названы «светлой страницей нашей отечественной истории. В этот день, несмотря на усилия сотрудников МВД, небезразличная общественность ликвидировала шабаш путинский наёмников и рядовых дегенератов в Одессе. Пьяницы, наркоманы, другие люмпены, а также проплаченные российские активисты и засланные диверсанты позорно бежали от разгневанных украинских граждан». 6 мая 2014 года политсовет «Правого сектора» на сайте партии разместил обращение, в котором говорилось, что 2 мая 2014 года — «один из самых трагических дней недолгой истории независимой Украины». Политсовет также направил обращения в Администрацию Президента Украины, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны с требованием немедленно взять под стражу руководителей силовых ведомств, по мнению партии ответственных за трагедию в Одессе. Если в течение суток требования будут проигнорированы, Правый сектор оставлял за собой право на проведение акций общественного сопротивления.

23 октября 2014 года президент Украины Пётр Порошенко сказал, что Одесса заплатила большую цену, чтобы остановить сепаратистов. «В настоящий момент Одесса стала очень проукраинским городом! В российских СМИ Одессу даже называют „бандеровской“. И большего комплимента для Одессы для меня не существует!» — сказал президент Украины.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский высказал соболезнования семьям всем погибшим, а также призвал наказать всех виновных в трагедии.

Также украинский МИД заявил что Россия использует трагедию для разжигания вражды и ненависти.

Расследование событий

Украина 

Расследование событий было поручено Главному следственному управлению МВД, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины; созданы правительственная и депутатская комиссии во главе, соответственно, с Виталием Яремой и Антоном Киссе.

Обследовавшие сгоревшее здание специалисты Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области заявили, что вероятной причиной пожара в Доме профсоюзов являются действия сторонников федерализации на верхних этажах здания. В их отчёте писалось: «Вчера во время противостояния экстремистов с милицией правоохранители заставили правонарушителей переместиться на Куликово поле, где те захватили Дом профсоюзов и забаррикадировались. С верхних этажей нападающие начали забрасывать мирных граждан бутылками с зажигательной смесью и вести по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате использования злоумышленниками „коктейлей Молотова“ возник пожар. С верхних этажей возгорание распространилось на значительную площадь здания и стало причиной гибели более 40 человек»

Один из лидеров федералистов Олег Царёв заявил: «Мы выражаем вотум недоверия любым расследованиям, которые проводятся при участии незаконного киевского режима! Потому что знаем наперед, что эти расследования будут сфальсифицированы».

7 мая главы МВД Арсен Аваков сообщил о том, что бывший начальник ГУ МВД Украины по Одесской области Дмитрий Фучеджи бежал из Украины на территорию Приднестровья. В самой Одессе задержаны трое сотрудников местной милиции, которые будут отправлены в Киев для проведения следственных действий.

19 мая заместитель начальника ГСУ МВД Украины Виталий Сакал на пресс-конференции подтвердил, что в Доме профсоюзов в Одессе следователи обнаружили хлороформ. Следы вещества содержатся в мусоре и саже, изъятых с места происшествия.

К 26 июня следователи сообщили, что ими установлены личности шести стрелявших во время событий 2 мая в Одессе (следствие заявило, что это «бо́льшая часть»), из них пятеро уведомлены о подозрении, один, стрелявший из карабина «Сайга», — находится в розыске. Кроме того, следствие располагает большим количеством видеозаписей, на которых засняты лица с травматическим оружием.

8 августа интернет-издание «Думская.net» опубликовало стенограмму телефонных звонков на номер «101» в связи с пожаром на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Оказалось, что первый вызов поступил ещё в 19:35, когда начал гореть палаточный городок на Куликовом поле. В ГСЧС отказались выслать на место событий пожарные машины, поскольку «это всё горит на открытой местности, ничему не угрожает». В 19:45 (спустя десять минут после первого вызова) поступило первое сообщение о пожаре непосредственно в Доме профсоюзов, в течение следующих 10 минут поступило множество других сообщений о пожаре в здании, при этом звонившие прямо указывали на серьёзный характер пожара и на то, что в здании находятся люди. Тем не менее, распоряжение о выезде на место событий первого отряда пожарных было отдано лишь в 19:56 и только в 20:08 поступила команда отправить к месту пожара автолестницу. В 20:09 пожарные приступили к тушению огня. Первая машина ехала от пожарной части на Привокзальной площади до Куликова поля 13 минут. О ликвидации пожара с места событий сообщили в оперативно-координационный центр в 20:50.

25 сентября президент Украины Пётр Порошенко в ходе своей пресс-конференции попросил РФ выдать его стране бывшего начальника одесского облуправления милиции Дмитрия Фучеджи, который, по версии украинской стороны, считается организатором событий 2 мая. По данным украинских спецслужб, он находится в Приднестровье, периодически посещая Россию. Сам Фучеджи считает, что трагические события в Одессе произошли по спланированному сценарию высшего политического руководства Украины. Так, он указывает на наличие в то время тесной координации между губернатором Одесской области, и. о. президента Турчиновым и секретарём Совбеза Парубием, который специально приехал в Одессу. То, что милиция Одессы не смогла эффективно противостоять заранее прибывшим в город боевикам майдана, Фучеджи объясняет тем, что всё начальство городского МВД перед началом бойни было специально вызвано на совещание.

1 декабря 2015 года активисты из организаций «Правый сектор» и «Совет общественной безопасности» вынудили судей, которые вели дело, написать заявления об увольнении.

По состоянию на декабрь 2015 года 20 обвиняемых в беспорядках на Куликовом поле противников Евромайдана находятся за решеткой, в то время как обвиняемый в убийстве сторонника Антимайдана Евгения Лосинского противник этого движения Сергей Ходяк находится на свободе. Таким образом, все арестованные по делу — исключительно сторонники Антимайдана, при этом пожар, в котором погибли десятки сторонников Антимайдана, по версии украинской Генпрокуратуры создали они же сами.

25 июля 2017 года начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил о получении отказа генеральной прокуратуры РФ в экстрадиции и задержании Фучеджи, так как последний стал гражданином России.

ОБСЕ 
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), осмотревшие одесский Дом профсоюзов, пришли к выводу, что «повреждения от пожара распространялись по коридорам первого и второго этажей». Об этом говорится в отчёте миссии за 5 мая.

В документе также говорится, что местные власти проинформировали наблюдателей ОБСЕ о количестве погибших в результате беспорядков: «46 тел было доставлено в морг, среди них пять человек с огнестрельными ранениями, погибшие в столкновениях на Соборной улице». «По словам собеседника СММ, большинство тел погибших уже идентифицировано, это в основном жители Одессы и соседних регионов», — говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По оценкам наблюдателей, спустя три дня после трагедии в Одессе «общая ситуация оценивается как напряжённая». Полный отчёт наблюдателей ОБСЕ по событиям 2 мая в Одессе должен быть представлен в течение месяца.

ООН 
Как заявил 28 июля председатель мониторинговой миссии ООН Армен Арутюнян во время презентации нового доклада о ситуации с правами человека на Украине, мониторинговая миссия ООН вынуждена констатировать, что расследование событий 2 мая почти не продвигается. В своём докладе миссия «с сожалением сообщает об отсутствии сотрудничества со стороны МВД и СБУ на центральном уровне».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в марте 2016 года опубликовало очередной доклад ООН о положении в области прав и свобод на Украине. В нём указывается, что у украинских властей отсутствует желание должным образом расследовать или привлечь к ответственности виновных в трагедии. По данным авторов доклада, в ходе официального украинского следствия, которому не была обеспечена независимость, применялось прямое и косвенное политическое вмешательство, приводящее к намеренному блокированию следственных процедур..

Совет Европы 
Созданная по инициативе Генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда Международная консультативная группа по Украине (МКГ) под руководством бывшего председателя Европейского суда по правам человека Николаса Братца пришла к выводу, что расследование украинских властей не отвечает требованиям Европейской конвенции о правах человека.

Human Rights Watch 
Авторитетная международная правозащитная организация Human Rights Watch полагает, что правоохранительные органы Украины не хотят или не могут привлечь к ответственности виновных.

Задержания 
Правоохранительными органами в течение последовавших дней были задержаны 172 участника событий. 127 из них были обвинены в участии в массовых беспорядках. Среди задержанных оказалось трое россиян. При этом МИД России опроверг информацию об участии россиян в событиях в Одессе и потребовал предоставить документы, подтверждающие заявления украинского МВД, что среди участников беспорядков были российские граждане. Обстреливавший из обреза Одесскую дружину с балкона Болгарского центра активист Правого сектора Сергей Ходияк был поначалу задержан, некоторое время находился под домашним арестом, но затем следствие отпустило его под подписку о не выезде.

В сентябре 2017 года суд оправдал пророссийских активистов, арестованных по обвинению в организации массовых беспорядков. После оглашения приговора сотрудники СБУ задержали двоих из числа оправданных — гражданина Украины Сергея Долженкова (известного в Одессе как «Капитан Какао») и гражданина России Евгения Мефёдова. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины — так, Долженкову вменяют в вину выступление с сепаратистскими призывами на митинге в Николаеве весной 2014 года. Однако в августе 2019 года судьи выпустили Долженкова и Мефёдова под залог. Ныне Долженков на свободе, Мефёдов готовится к обмену пленными и возвращению в родной город.

События следующих дней в городе

4 мая 
Пророссийскими активистами на Доме профсоюзов был вывешен российский флаг. В дальнейшем ими же был избит мужчина крикнувший «Слава Украине!», ему проломили голову.

Около тысячи человек, проведя молебен за погибших на Куликовом поле, собрались у здания горуправления милиции в Одессе, где находились задержанные после пятничных столкновений, собравшиеся заблокировали здание МВД в центре города и позже прорвались во внутренний двор, выбив в здании стёкла. В результате милиция освободила 30 задержанных в ходе столкновений в Одессе. По сообщению журналистов, люди «взяли штурмом ИВС (изолятор временного содержания), все внутри разгромлено».

По сообщению РБК, во дворе городского УВД протестующие напали на съёмочную группу телеканала «Дождь» и пытались отнять камеру у корреспондента телеканала Тимура Олевского. Пострадал и журналист одного из одесских изданий. Местный информационный портал «Думская.net» со ссылкой на медицинские службы города сообщил, что госпитализированы 2 человека: в нейрохирургическое отделение городской больницы доставлен один с травмой головы, ещё один получил ранение в ногу.
К вечеру появилось сообщение:

«По решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих были освобождены 67 человек, задержанных органами внутренних дел Одесской области за участие в массовых беспорядках 2 мая в Одессе», — говорится в заявлении МВД Украины.

По сообщению радио «Вести», сославшегося на представителя управления МВД Украины по Одесской области, все остальные задержанные пока остаются в изоляторе. (На следующий день Аваков сообщил, что 42 задержанных в Одессе этапированы в СИЗО центральной Украины. Среди задержанных — брат актрисы Нонны Гришаевой, которого, по её словам, увезли в город Белгород-Днестровский).

Вечером несколько сотен сторонников Евромайдана собрались в центре Одессы у памятника Ришельё на Приморском бульваре. Позже они заблокировали здание управления областной милиции, протестуя против освобождения пророссийских боевиков и требуя наказания полковника Фучеджи и его сообщников. К ним вышел назначенный в воскресенье новый руководитель областной милиции генерал-майор Иван Катеринчук. В ответ радикально настроенные участники митинга потребовали от нового начальника одесской милиции усилить установленные ими вокруг города блокпосты, убрать которые требовал от властей его предшественник полковник Петр Луцюк. В дальнейшем колонна активистов двинулась на Куликово поле, где они почтили погибших минутой молчания и подняли украинский флаг.

5—6 мая 
В ночь на 5 мая неизвестные подожгли отделение Приватбанка Игоря Коломойского.

Первые похороны жертв прошли 5 мая: хоронили 6 человек, в том числе депутата областного совета Вячеслава Маркина. Гражданская панихида прошла в здании областного совета на Канатной, 83. СМИ сообщали, что почтить погибших пришли сотни людей. Они убиты горем и крайне агрессивны по отношению к прессе. Завидев любую камеру, на журналистов набрасывались, оскорбляли и прогоняли. Попытка губернатора Владимира Немировского появиться на панихиде вызвал гнев одесситов. Его заглушили и прогнали. Также люди враждебно настроены против Алексея Гончаренко.

Вечером общественный совет при Одесской областной администрации заявил, что инициировал проведение митинга с требованием отставки губернатора Владимира Немировского и председателя облсовета Николая Тиндюка.

Ранним утром 6 мая два блок-поста, установленные на въездах в Одессу сторонниками евромайдана, были закиданы коктейлями Молотова и сгорели, активистов на постах не было. В тот же день глава Одесской обладминистрации (ОГА) Владимир Немировский был освобождён от должности указом Турчинова, а новым главой назначен Игорь Палица.

С 7 мая 
7 мая помещение и территория Приморского суда в Одессе были обследованы специалистами взрывотехнической службы после поступившего в среду анонимного сообщения о минировании, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщает одесское областное управление милиции.

10 мая СМИ сообщили, что семьи 46 одесситов, погибших 2 мая во время массовых беспорядков в городе, получат по 200 тысяч гривен от главы Одесской облгосадминистрации Игоря Палицы, который учредил собственный благотворительный фонд.

11 мая в рамках поминальной службы по погибшим перед Домом профсоюзов прошёл митинг. Выступающие заявляли, что требуют расследования гибели людей в Доме профсоюзов, призывали к воздаянию, а также к срыву президентских выборов 25 мая. Участники акции выразили поддержку сепаратистам на Востоке страны и решили создать общественное движение «Куликово поле». Они также намерены требовать от главы Одесской областной госадминистрации Игоря Палицы установки на Куликовом поле памятника погибшим и готовы собирать на этот монумент средства. Активисты также намерены добиться переименования одной из городских улиц в «улицу героев 2 мая».

12 мая сгорели три машины со львовскими номерами. 14 мая неизвестные пытались уничтожить отделение «Приват-банка», который принадлежит Коломойскому. Как сообщают очевидцы, в четыре часа утра преступники бросили взрывное устройство в офис на улице Краснова. После взрыва в здании вспыхнул огонь, пострадал банкомат и входные двери отделения. В тот же день в город вошли БТРы Нацгвардии Украины. Кроме того, в этот день вандалы осквернили могилу одного из погибших в Доме Профсоюзов — сожгли погребальные венки, от огня пострадал и могильный крест.

В середине июля 2014 года неизвестные разобрали рукотоворный мемориал жертвам 2 мая, расположенный в Одессе на Куликовом поле; позже ответственность взяла на себя одна из групп сторонников Евромайдана. В свою очередь, сторонники Антимайдана провели демонстрацию протеста под окнами у одесского мэра и восстановили мемориал.

Память о событиях 2 мая 
В январе 2015 года властями итальянского городка Чериано-Лагетто, провинция Монца-э-Брианца, регион Ломбардия, было принято решение назвать одну из площадей города (напротив Главпочтамта) «Площадью мучеников Одессы» (Piazzale martiri di Odessa) в память о евреях, убитых 22-24 октября 1941 года после захвата города румынской армией во время Великой Отечественной войны, а также в память о пророссийских активистах, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Впоследствии, обосновывая данное решение, администрация коммуны указывала на большое количество жертв в результате этих трагедий, сравнивая их с терактами 11 сентября или такими актуальными для итальянского общества событиями, как массовая гибель нелегальных мигрантов в море при попытке перебраться из Африки в Италию и итальянских солдат в ходе  последних лет.

2 мая 2015 года в Одессе по случаю годовщины трагедии на Куликовом поле и Соборной площади прошла панихида, в которой приняли участие несколько тысяч человек.

В тот же день в Чериано-Лагетто состоялось открытие монумента, посвящённого «мученикам Одессы». Монумент установлен на одноимённой площади и представляет собой языки пламени с силуэтом голубя, символа мира.

2 мая 2017 года в Донецке состоялся концерт-реквием в память о трагедии в Одессе в 2014 году. Концерт проходил на бульваре Пушкина. На аллее у памятника поэту был выставлен стенд с портретами погибших в одесском Доме профсоюзов. Пришедшие на митинг возлагали к нему цветы, ставили лампады и свечи.

2 мая 2019 года в Одессе прошло два митинга — на перекрестке Преображенской и Дерибасовской и около дома Профсоюзов. На Дерибасовской были сторонники Евромайдана, которые считали, что погибшие в ходе столкновения в тот день остановили превращение Одессы в ещё одну «народную республику». Около дома Профсоюзов собрались «сторонники Куликова поля». За день к мемориалу пришло около 1,5 тысячи человек: с красными цветами, плакатами и портретами умерших. Звучала траурная музыка и не было советской или пророссийской символики.

Расследование актов насилия в Одессе и судебные разбирательства 
Как указывается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине (16 ноября 2018 года — 15 февраля 2019 года), задержки в расследовании и судебных процессах в делах, связанных с актами насилия 2 мая 2014 года в Одессе, продолжаются. По состоянию на 15 февраля 2019 года, ни один из государственных чиновников не привлечён к ответственности. 16 января 2019 года Одесский апелляционный суд отменил решение Киевского районного суда г. Одессы о возвращении в прокуратуру обвинительного акта по трём служащим Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемым в халатности, и постановил начать судебный процесс.

Приморский районный суд г. Одессы не приступил к слушанию дела против трёх высокопоставленных сотрудников милиции, обвиняемых в халатности и оставлении в опасности других лиц. 11 октября 2018 года судья постановил объединить дело с другим уголовным производством против одного из обвиняемых в связи с насилием 2 мая в Одессе, однако 16 января 2019 года дело было возвращено на повторное рассмотрение из-за процессуальных вопросов.

Два заседания по делу против единственного активиста — «сторонника единства», обвиняемого в убийстве, были
отложены из-за того, что суд не выбрал коллегию присяжных, и из-за срыва слушаний «сторонниками единства». 17 декабря 2018 года около 30-40 сторонников обвиняемого сорвали заседание в Малиновском районном суде города Одессы.

Обвинение России 
В августе 2016 года Служба безопасности Украины опубликовала и официально представила в Оболонском суде г. Киева (на процессе о госизмене Януковича) расшифровки перехвата телефонных разговоров первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, члена Совета по внешней и оборонной политике при президента РФ Константина Затулина с помощником Путина Сергеем Глазьевым за 27-28 февраля 2014 г., демонстрирующие их активное руководство и финансирование ими антимайдановских сил, в том числе и в Одессе. Глазьев категорически отверг подлинность документа, Затулин же признал её частично: по его словам, слова подлинные, но текст является «компиляцией и подтасовкой». Согласно документу, представленному СБУ, 28 февраля Затулин отчитывается Глазьеву:  «Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу» . Глазьев предлагает составить «сметы расходов», затем спрашивает Затулина о планирующемся на завтра (1 марта) митинге в Одессе. Затулин отвечает, что говорил по этому поводу с Киваловым (депутат Верховной Рады от Партии Регионов из Одессы), что поддерживает постоянный контакт с одесскими пророссийскими деятелями и добавляет: «Я профинансировал людей. Правда, не столько, сколько они хотели, а сколько у меня было. Но определённые суммы направил. Значит, я организую (правда, это только в среду будет) экипировку. Я считаю, конец, по-серьезному, это не завтра, ну на следующей неделе можно организовать»..

Ещё в 2009 году СБУ обвинило российского консула в Одессе Грачева в том, что он создавал и финансировал в Одессе пророссийские партии, ориентированные на дестабилизацию обстановки в Крыму, одновременно начав проверку девяти одесских организаций, включая тех, которые в будущем составили костяк антимайдановских дружин: «Славянское единство», «Дозор», «ЗУБР», «Родина» (лидер «Родины» Игорь Марков был арестован). Однако официально о связи этих проверок с возможным российским финансированием не заявлялось.

Впоследствии российский ультраправый активист Антон Раевский, бывший членом «Одесской Дружины», заявлял, что российское консульство якобы финансировало «Одесскую Дружину» до конца апреля 2014 года, когда финансирование было прекращено: по выражению Раевского, в этот момент «Кремль слил Одессу, хотя до этого на протяжении долгого времени курировал деятельность пророссийских групп»..

Примечания

Ссылки

Ссылки на русском языке

Ссылки на других языках

Ссылки на видеоматериалы 
 Місто-герой Одеса // Hromadske.tv.
 Одеса. 2 травня 2014 // Hromadske.tv.
 2 мая. Без мифов // 7 канал (Одесса)

Полная хронология событий в Одессе 2 мая 2014 года 
 
 

2013 год на Украине
2014 год на Украине
История Одессы
Трагедия в Одессе
Пожары на Украине 2014 года
Протесты на Юго-Восточной Украине (2014)
Евромайдан